|-
|(89001)||2001 TH78|| align=right|15,2|| align=right|2,943|| align=right|0,078|| align=right|7,47|| align=right|5,047||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89002)||2001 TK78|| align=right|14,7|| align=right|3,122|| align=right|0,042|| align=right|19,91|| align=right|5,514||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89003)||2001 TR78|| align=right|15,4|| align=right|2,634|| align=right|0,098|| align=right|2,90|| align=right|4,275||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89004)||2001 TE79|| align=right|14,6|| align=right|2,527|| align=right|0,172|| align=right|15,49|| align=right|4,016||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89005)||2001 TH79|| align=right|16,3|| align=right|2,298|| align=right|0,264|| align=right|4,71|| align=right|3,484||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89006)||2001 TT79|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,162|| align=right|3,33|| align=right|3,645||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89007)||2001 TY79|| align=right|15,3|| align=right|2,736|| align=right|0,048|| align=right|5,33|| align=right|4,526||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89008)||2001 TA80|| align=right|16,2|| align=right|2,258|| align=right|0,252|| align=right|3,33|| align=right|3,393||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89009)||2001 TC80|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,099|| align=right|5,96|| align=right|4,363||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89010)||2001 TT80|| align=right|15,3|| align=right|2,391|| align=right|0,131|| align=right|6,23|| align=right|3,696||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89011)||2001 TY80|| align=right|14,6|| align=right|2,782|| align=right|0,127|| align=right|12,32|| align=right|4,639||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89012)||2001 TU82|| align=right|15,8|| align=right|3,071|| align=right|0,144|| align=right|3,78|| align=right|5,382||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89013)||2001 TD83|| align=right|16,3|| align=right|2,235|| align=right|0,044|| align=right|5,06|| align=right|3,341||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89014)||2001 TE83|| align=right|15,6|| align=right|2,350|| align=right|0,031|| align=right|5,18|| align=right|3,601||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89015)||2001 TW85|| align=right|15,4|| align=right|3,032|| align=right|0,120|| align=right|10,17|| align=right|5,278||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89016)||2001 TW87|| align=right|16,9|| align=right|2,366|| align=right|0,059|| align=right|4,51|| align=right|3,638||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89017)||2001 TT88|| align=right|17,0|| align=right|2,176|| align=right|0,120|| align=right|4,22|| align=right|3,210||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89018)||2001 TQ89|| align=right|15,7|| align=right|2,297|| align=right|0,082|| align=right|6,30|| align=right|3,481||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89019)||2001 TC90|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,114|| align=right|6,72|| align=right|4,575||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89020)||2001 TK91|| align=right|16,4|| align=right|2,528|| align=right|0,134|| align=right|3,13|| align=right|4,019||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89021)||2001 TC94|| align=right|15,1|| align=right|2,701|| align=right|0,148|| align=right|2,39|| align=right|4,437||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89022)||2001 TX94|| align=right|15,5|| align=right|2,779|| align=right|0,029|| align=right|3,71|| align=right|4,632||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89023)||2001 TB98|| align=right|16,0|| align=right|2,526|| align=right|0,163|| align=right|1,49|| align=right|4,013||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89024)||2001 TP99|| align=right|15,2|| align=right|2,803|| align=right|0,171|| align=right|6,29|| align=right|4,693||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89025)||2001 TD101|| align=right|15,8|| align=right|2,157|| align=right|0,213|| align=right|3,73|| align=right|3,168||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89026)||2001 TZ101|| align=right|15,2|| align=right|2,659|| align=right|0,069|| align=right|3,41|| align=right|4,335||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89027)||2001 TN102|| align=right|13,7|| align=right|3,179|| align=right|0,076|| align=right|20,79|| align=right|5,666||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89028)||2001 TB105|| align=right|15,3|| align=right|2,687|| align=right|0,097|| align=right|1,01|| align=right|4,404||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89029)||2001 TK105|| align=right|16,3|| align=right|2,171|| align=right|0,230|| align=right|1,40|| align=right|3,199||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89030)||2001 TQ105|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,124|| align=right|7,66|| align=right|3,505||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89031)||2001 TF106|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,163|| align=right|4,84|| align=right|3,543||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89032)||2001 TH106|| align=right|15,2|| align=right|2,327|| align=right|0,112|| align=right|3,88|| align=right|3,550||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89033)||2001 TO106|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,171|| align=right|2,36|| align=right|3,782||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89034)||2001 TZ106|| align=right|14,9|| align=right|2,428|| align=right|0,131|| align=right|6,64|| align=right|3,782||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89035)||2001 TM107|| align=right|14,7|| align=right|2,593|| align=right|0,211|| align=right|3,30|| align=right|4,175||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89036)||2001 TV107|| align=right|14,9|| align=right|2,567|| align=right|0,256|| align=right|3,98|| align=right|4,113||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89037)||2001 TZ107|| align=right|15,2|| align=right|2,287|| align=right|0,129|| align=right|4,65|| align=right|3,457||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89038)||2001 TL109|| align=right|14,5|| align=right|2,999|| align=right|0,109|| align=right|10,63|| align=right|5,193||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89039)||2001 TN109|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,052|| align=right|5,45|| align=right|4,435||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89040)||2001 TS109|| align=right|15,8|| align=right|2,559|| align=right|0,123|| align=right|4,32|| align=right|4,093||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89041)||2001 TU111|| align=right|14,6|| align=right|3,177|| align=right|0,056|| align=right|5,02|| align=right|5,663||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89042)||2001 TG112|| align=right|16,1|| align=right|2,321|| align=right|0,210|| align=right|4,01|| align=right|3,536||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89043)||2001 TJ112|| align=right|15,9|| align=right|2,240|| align=right|0,114|| align=right|5,38|| align=right|3,351||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89044)||2001 TG113|| align=right|15,2|| align=right|2,627|| align=right|0,049|| align=right|7,43|| align=right|4,257||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89045)||2001 TP114|| align=right|15,4|| align=right|2,528|| align=right|0,206|| align=right|3,59|| align=right|4,020||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89046)||2001 TK115|| align=right|15,7|| align=right|2,295|| align=right|0,114|| align=right|2,36|| align=right|3,476||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89047)||2001 TT115|| align=right|14,6|| align=right|3,078|| align=right|0,084|| align=right|8,79|| align=right|5,399||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89048)||2001 TF116|| align=right|14,7|| align=right|2,739|| align=right|0,138|| align=right|12,13|| align=right|4,533||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89049)||2001 TA117|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,128|| align=right|5,45|| align=right|3,785||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89050)||2001 TM117|| align=right|13,4|| align=right|2,883|| align=right|0,338|| align=right|30,87|| align=right|4,895||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89051)||2001 TF118|| align=right|14,8|| align=right|2,541|| align=right|0,159|| align=right|17,32|| align=right|4,051||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89052)||2001 TR118|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,169|| align=right|12,11|| align=right|4,136||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89053)||2001 TQ122|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,197|| align=right|11,35|| align=right|4,339||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89054)||2001 TR122|| align=right|16,8|| align=right|2,236|| align=right|0,178|| align=right|5,22|| align=right|3,342||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89055)||2001 TT123|| align=right|15,7|| align=right|2,244|| align=right|0,078|| align=right|7,36|| align=right|3,361||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89056)||2001 TK125|| align=right|15,9|| align=right|2,212|| align=right|0,121|| align=right|6,77|| align=right|3,289||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89057)||2001 TK127|| align=right|15,2|| align=right|2,380|| align=right|0,070|| align=right|8,02|| align=right|3,671||MBA||12. října 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(89058)||2001 TP130|| align=right|15,2|| align=right|2,698|| align=right|0,078|| align=right|9,56|| align=right|4,430||MBA||8. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89059)||2001 TR130|| align=right|14,6|| align=right|2,668|| align=right|0,076|| align=right|15,91|| align=right|4,358||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89060)||2001 TG133|| align=right|15,1|| align=right|2,664|| align=right|0,018|| align=right|9,90|| align=right|4,347||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89061)||2001 TU134|| align=right|15,3|| align=right|2,725|| align=right|0,113|| align=right|8,36|| align=right|4,497||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89062)||2001 TW134|| align=right|14,6|| align=right|3,037|| align=right|0,148|| align=right|11,47|| align=right|5,291||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89063)||2001 TV146|| align=right|15,0|| align=right|2,650|| align=right|0,185|| align=right|12,48|| align=right|4,314||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89064)||2001 TX146|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,125|| align=right|7,14|| align=right|3,710||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89065)||2001 TK147|| align=right|17,2|| align=right|2,274|| align=right|0,097|| align=right|4,94|| align=right|3,429||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89066)||2001 TZ147|| align=right|16,0|| align=right|2,731|| align=right|0,053|| align=right|5,64|| align=right|4,511||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89067)||2001 TE148|| align=right|15,8|| align=right|2,737|| align=right|0,025|| align=right|6,13|| align=right|4,526||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89068)||2001 TQ148|| align=right|16,0|| align=right|2,563|| align=right|0,070|| align=right|7,48|| align=right|4,103||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89069)||2001 TG149|| align=right|15,6|| align=right|2,704|| align=right|0,027|| align=right|7,13|| align=right|4,445||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89070)||2001 TV149|| align=right|15,9|| align=right|2,368|| align=right|0,035|| align=right|7,21|| align=right|3,643||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89071)||2001 TF150|| align=right|16,2|| align=right|2,398|| align=right|0,066|| align=right|5,91|| align=right|3,714||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89072)||2001 TS151|| align=right|15,3|| align=right|2,931|| align=right|0,068|| align=right|13,01|| align=right|5,018||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89073)||2001 TC153|| align=right|15,7|| align=right|2,534|| align=right|0,194|| align=right|7,05|| align=right|4,033||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89074)||2001 TD154|| align=right|16,1|| align=right|2,573|| align=right|0,099|| align=right|11,35|| align=right|4,125||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89075)||2001 TG158|| align=right|17,0|| align=right|2,316|| align=right|0,145|| align=right|5,39|| align=right|3,523||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89076)||2001 TH158|| align=right|15,4|| align=right|2,772|| align=right|0,086|| align=right|6,03|| align=right|4,615||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89077)||2001 TU159|| align=right|15,1|| align=right|2,849|| align=right|0,132|| align=right|15,27|| align=right|4,808||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89078)||2001 TC162|| align=right|17,1|| align=right|2,238|| align=right|0,132|| align=right|1,66|| align=right|3,347||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89079)||2001 TQ165|| align=right|14,4|| align=right|3,216|| align=right|0,100|| align=right|5,82|| align=right|5,766||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89080)||2001 TA166|| align=right|15,2|| align=right|2,292|| align=right|0,126|| align=right|4,80|| align=right|3,469||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89081)||2001 TE166|| align=right|15,2|| align=right|2,402|| align=right|0,089|| align=right|5,37|| align=right|3,722||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89082)||2001 TB167|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,008|| align=right|12,61|| align=right|3,769||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89083)||2001 TA170|| align=right|16,0|| align=right|2,296|| align=right|0,177|| align=right|7,51|| align=right|3,479||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89084)||2001 TQ171|| align=right|16,0|| align=right|2,545|| align=right|0,095|| align=right|14,96|| align=right|4,059||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89085)||2001 TU171|| align=right|16,3|| align=right|2,304|| align=right|0,086|| align=right|8,80|| align=right|3,496||MBA||13. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89086)||2001 TG172|| align=right|15,5|| align=right|2,784|| align=right|0,034|| align=right|3,85|| align=right|4,644||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89087)||2001 TS174|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,062|| align=right|10,41|| align=right|4,190||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89088)||2001 TY181|| align=right|15,6|| align=right|2,716|| align=right|0,038|| align=right|2,86|| align=right|4,475||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89089)||2001 TF182|| align=right|16,1|| align=right|2,454|| align=right|0,071|| align=right|5,24|| align=right|3,845||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89090)||2001 TK182|| align=right|17,1|| align=right|2,284|| align=right|0,140|| align=right|4,00|| align=right|3,452||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89091)||2001 TS187|| align=right|15,2|| align=right|2,447|| align=right|0,128|| align=right|4,93|| align=right|3,827||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89092)||2001 TY188|| align=right|17,2|| align=right|2,176|| align=right|0,183|| align=right|2,98|| align=right|3,209||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89093)||2001 TA189|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,128|| align=right|3,31|| align=right|3,516||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89094)||2001 TN189|| align=right|16,7|| align=right|2,339|| align=right|0,173|| align=right|4,18|| align=right|3,576||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89095)||2001 TU189|| align=right|15,6|| align=right|2,407|| align=right|0,092|| align=right|6,27|| align=right|3,735||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89096)||2001 TB190|| align=right|15,1|| align=right|2,294|| align=right|0,131|| align=right|5,04|| align=right|3,473||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89097)||2001 TS190|| align=right|16,8|| align=right|2,347|| align=right|0,117|| align=right|3,13|| align=right|3,594||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89098)||2001 TM192|| align=right|15,5|| align=right|2,393|| align=right|0,066|| align=right|6,19|| align=right|3,700||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89099)||2001 TF193|| align=right|14,8|| align=right|2,400|| align=right|0,132|| align=right|5,93|| align=right|3,717||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89100)||2001 TN194|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,156|| align=right|7,05|| align=right|3,625||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89101)||2001 TF199|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,154|| align=right|7,69|| align=right|3,557||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89102)||2001 TS199|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,031|| align=right|9,39|| align=right|4,147||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89103)||2001 TN202|| align=right|15,0|| align=right|2,664|| align=right|0,157|| align=right|12,17|| align=right|4,347||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89104)||2001 TT202|| align=right|15,1|| align=right|3,055|| align=right|0,096|| align=right|11,35|| align=right|5,339||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89105)||2001 TZ205|| align=right|14,3|| align=right|2,551|| align=right|0,133|| align=right|15,57|| align=right|4,074||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89106)||2001 TB206|| align=right|16,4|| align=right|2,363|| align=right|0,231|| align=right|9,44|| align=right|3,633||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89107)||2001 TR206|| align=right|14,0|| align=right|3,083|| align=right|0,116|| align=right|20,11|| align=right|5,412||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89108)||2001 TE208|| align=right|16,0|| align=right|3,108|| align=right|0,127|| align=right|1,39|| align=right|5,479||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89109)||2001 TM210|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,150|| align=right|8,78|| align=right|3,718||MBA||13. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89110)||2001 TW210|| align=right|14,7|| align=right|2,929|| align=right|0,236|| align=right|13,48|| align=right|5,011||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89111)||2001 TO211|| align=right|15,2|| align=right|2,603|| align=right|0,040|| align=right|13,33|| align=right|4,199||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89112)||2001 TW211|| align=right|15,7|| align=right|2,237|| align=right|0,206|| align=right|6,55|| align=right|3,345||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89113)||2001 TC214|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,088|| align=right|5,69|| align=right|3,605||MBA||13. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89114)||2001 TJ218|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,059|| align=right|6,30|| align=right|3,820||MBA||14. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89115)||2001 TQ220|| align=right|15,9|| align=right|2,465|| align=right|0,103|| align=right|3,48|| align=right|3,869||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89116)||2001 TC222|| align=right|16,1|| align=right|2,526|| align=right|0,147|| align=right|3,78|| align=right|4,014||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89117)||2001 TK222|| align=right|15,3|| align=right|2,585|| align=right|0,099|| align=right|14,11|| align=right|4,156||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89118)||2001 TT227|| align=right|15,7|| align=right|2,720|| align=right|0,128|| align=right|9,83|| align=right|4,486||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89119)||2001 TD231|| align=right|15,3|| align=right|2,655|| align=right|0,117|| align=right|12,86|| align=right|4,325||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89120)||2001 TX235|| align=right|15,3|| align=right|2,605|| align=right|0,074|| align=right|11,27|| align=right|4,205||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89121)||2001 TU238|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,107|| align=right|9,25|| align=right|3,726||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89122)||2001 UN2|| align=right|16,0|| align=right|2,373|| align=right|0,084|| align=right|3,53|| align=right|3,655||MBA||18. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(89123)||2001 US2|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,138|| align=right|6,48|| align=right|3,559||MBA||18. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(89124)||2001 UC3|| align=right|14,9|| align=right|3,063|| align=right|0,110|| align=right|9,89|| align=right|5,360||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89125)||2001 UK3|| align=right|15,4|| align=right|2,654|| align=right|0,034|| align=right|10,47|| align=right|4,322||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89126)||2001 UV3|| align=right|16,0|| align=right|2,610|| align=right|0,190|| align=right|2,20|| align=right|4,217||MBA||17. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(89127)||2001 UX3|| align=right|15,7|| align=right|2,444|| align=right|0,102|| align=right|6,92|| align=right|3,820||MBA||17. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(89128)||2001 UP7|| align=right|16,0|| align=right|2,654|| align=right|0,107|| align=right|11,86|| align=right|4,324||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89129)||2001 UH9|| align=right|15,8|| align=right|2,568|| align=right|0,075|| align=right|2,92|| align=right|4,115||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89130)||2001 UJ10|| align=right|14,5|| align=right|3,165|| align=right|0,107|| align=right|11,17|| align=right|5,629||MBA||20. října 2001||Powell||Powell
|-
|(89131)||2001 UC12|| align=right|15,5|| align=right|2,386|| align=right|0,127|| align=right|7,04|| align=right|3,684||MBA||23. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(89132)||2001 UU13|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,114|| align=right|4,95|| align=right|3,722||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(89133)||2001 UV13|| align=right|16,4|| align=right|2,289|| align=right|0,232|| align=right|7,64|| align=right|3,463||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(89134)||2001 UW15|| align=right|15,7|| align=right|2,787|| align=right|0,023|| align=right|5,58|| align=right|4,652||MBA||25. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(89135)||2001 UB16|| align=right|15,4|| align=right|2,412|| align=right|0,116|| align=right|4,25|| align=right|3,746||MBA||25. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(89136)||2001 US16|| align=right|20,2|| align=right|1,356|| align=right|0,253|| align=right|1,91|| align=right|1,579||AMR PHA||23. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89137)||2001 UD17|| align=right|16,5|| align=right|2,200|| align=right|0,250|| align=right|7,47|| align=right|3,262||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89138)||2001 UU19|| align=right|15,5|| align=right|3,104|| align=right|0,130|| align=right|0,89|| align=right|5,467||MBA||17. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89139)||2001 UT20|| align=right|16,7|| align=right|2,291|| align=right|0,167|| align=right|3,44|| align=right|3,468||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89140)||2001 UT21|| align=right|15,1|| align=right|2,692|| align=right|0,134|| align=right|11,57|| align=right|4,416||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89141)||2001 UC25|| align=right|14,6|| align=right|3,024|| align=right|0,119|| align=right|10,25|| align=right|5,257||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89142)||2001 UP26|| align=right|14,5|| align=right|2,362|| align=right|0,171|| align=right|10,08|| align=right|3,630||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89143)||2001 UL30|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,149|| align=right|7,54|| align=right|3,682||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89144)||2001 UL32|| align=right|15,3|| align=right|2,543|| align=right|0,051|| align=right|9,35|| align=right|4,056||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89145)||2001 UH33|| align=right|16,5|| align=right|2,279|| align=right|0,188|| align=right|6,38|| align=right|3,439||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89146)||2001 UO33|| align=right|14,9|| align=right|2,658|| align=right|0,067|| align=right|14,72|| align=right|4,333||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89147)||2001 UQ33|| align=right|15,9|| align=right|2,738|| align=right|0,051|| align=right|6,19|| align=right|4,530||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89148)||2001 US33|| align=right|14,9|| align=right|3,131|| align=right|0,161|| align=right|6,92|| align=right|5,539||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89149)||2001 UD34|| align=right|15,2|| align=right|2,356|| align=right|0,121|| align=right|7,03|| align=right|3,615||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89150)||2001 UF34|| align=right|15,1|| align=right|2,715|| align=right|0,126|| align=right|7,77|| align=right|4,473||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89151)||2001 UF35|| align=right|16,2|| align=right|2,366|| align=right|0,106|| align=right|7,49|| align=right|3,639||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89152)||2001 UW36|| align=right|14,9|| align=right|2,629|| align=right|0,110|| align=right|8,52|| align=right|4,261||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89153)||2001 UF38|| align=right|16,6|| align=right|2,437|| align=right|0,193|| align=right|2,23|| align=right|3,804||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89154)||2001 UO38|| align=right|16,2|| align=right|2,801|| align=right|0,034|| align=right|0,61|| align=right|4,688||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89155)||2001 UE39|| align=right|16,0|| align=right|2,720|| align=right|0,026|| align=right|5,65|| align=right|4,485||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89156)||2001 UA43|| align=right|16,1|| align=right|2,753|| align=right|0,032|| align=right|5,90|| align=right|4,567||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89157)||2001 UW43|| align=right|15,8|| align=right|2,220|| align=right|0,191|| align=right|5,54|| align=right|3,308||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89158)||2001 UE44|| align=right|16,2|| align=right|2,282|| align=right|0,082|| align=right|2,99|| align=right|3,447||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89159)||2001 UJ44|| align=right|15,3|| align=right|2,726|| align=right|0,018|| align=right|1,82|| align=right|4,501||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89160)||2001 UD48|| align=right|16,8|| align=right|2,159|| align=right|0,188|| align=right|1,79|| align=right|3,173||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89161)||2001 UL48|| align=right|16,3|| align=right|2,430|| align=right|0,178|| align=right|5,83|| align=right|3,788||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89162)||2001 UA49|| align=right|15,3|| align=right|2,917|| align=right|0,125|| align=right|2,80|| align=right|4,981||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89163)||2001 UJ49|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,107|| align=right|15,11|| align=right|4,194||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89164)||2001 UX49|| align=right|14,3|| align=right|2,977|| align=right|0,075|| align=right|11,07|| align=right|5,134||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89165)||2001 UZ49|| align=right|16,5|| align=right|2,327|| align=right|0,202|| align=right|5,39|| align=right|3,548||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89166)||2001 UE50|| align=right|15,0|| align=right|2,537|| align=right|0,130|| align=right|14,54|| align=right|4,041||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89167)||2001 UF50|| align=right|14,0|| align=right|3,162|| align=right|0,097|| align=right|14,58|| align=right|5,621||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89168)||2001 UL50|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,131|| align=right|7,65|| align=right|3,555||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89169)||2001 UR52|| align=right|15,3|| align=right|2,463|| align=right|0,121|| align=right|9,09|| align=right|3,865||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89170)||2001 UR53|| align=right|15,1|| align=right|2,783|| align=right|0,103|| align=right|3,92|| align=right|4,643||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89171)||2001 UZ54|| align=right|15,5|| align=right|2,798|| align=right|0,032|| align=right|2,54|| align=right|4,679||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89172)||2001 UE55|| align=right|15,3|| align=right|2,573|| align=right|0,114|| align=right|12,01|| align=right|4,128||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89173)||2001 UK55|| align=right|13,7|| align=right|3,158|| align=right|0,204|| align=right|16,48|| align=right|5,611||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89174)||2001 UO55|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,176|| align=right|5,67|| align=right|3,331||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89175)||2001 UM57|| align=right|15,5|| align=right|3,319|| align=right|0,154|| align=right|1,77|| align=right|6,047||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89176)||2001 UP59|| align=right|16,0|| align=right|2,301|| align=right|0,127|| align=right|0,24|| align=right|3,489||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89177)||2001 UQ62|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,138|| align=right|2,57|| align=right|3,776||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89178)||2001 UC64|| align=right|15,2|| align=right|2,755|| align=right|0,027|| align=right|7,91|| align=right|4,572||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89179)||2001 UV64|| align=right|15,3|| align=right|2,355|| align=right|0,101|| align=right|4,34|| align=right|3,614||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89180)||2001 UO65|| align=right|14,9|| align=right|2,709|| align=right|0,132|| align=right|9,36|| align=right|4,457||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89181)||2001 UT65|| align=right|16,2|| align=right|2,197|| align=right|0,172|| align=right|6,42|| align=right|3,256||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89182)||2001 UQ68|| align=right|14,0|| align=right|3,059|| align=right|0,097|| align=right|12,11|| align=right|5,350||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89183)||2001 UD70|| align=right|16,2|| align=right|2,393|| align=right|0,150|| align=right|2,95|| align=right|3,700||MBA||17. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89184)||2001 UU73|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,117|| align=right|3,16|| align=right|3,690||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89185)||2001 UY73|| align=right|15,1|| align=right|2,800|| align=right|0,085|| align=right|5,01|| align=right|4,685||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89186)||2001 UA75|| align=right|15,4|| align=right|2,851|| align=right|0,071|| align=right|3,21|| align=right|4,814||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89187)||2001 UD75|| align=right|16,4|| align=right|2,234|| align=right|0,205|| align=right|5,56|| align=right|3,338||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89188)||2001 UT75|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,200|| align=right|4,53|| align=right|3,390||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89189)||2001 UU75|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,029|| align=right|3,02|| align=right|3,684||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89190)||2001 UG76|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,123|| align=right|6,20|| align=right|3,567||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89191)||2001 UH77|| align=right|15,4|| align=right|2,743|| align=right|0,130|| align=right|5,52|| align=right|4,542||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89192)||2001 UJ77|| align=right|15,0|| align=right|2,322|| align=right|0,124|| align=right|4,68|| align=right|3,538||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89193)||2001 UW77|| align=right|14,5|| align=right|2,377|| align=right|0,187|| align=right|7,86|| align=right|3,664||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89194)||2001 UZ77|| align=right|16,0|| align=right|2,465|| align=right|0,133|| align=right|6,55|| align=right|3,869||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89195)||2001 UO78|| align=right|16,9|| align=right|2,254|| align=right|0,130|| align=right|5,58|| align=right|3,383||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89196)||2001 UH79|| align=right|15,9|| align=right|3,067|| align=right|0,058|| align=right|10,63|| align=right|5,369||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89197)||2001 UN82|| align=right|15,2|| align=right|2,876|| align=right|0,032|| align=right|2,64|| align=right|4,877||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89198)||2001 UQ83|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,115|| align=right|7,73|| align=right|3,755||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89199)||2001 UW83|| align=right|15,6|| align=right|2,555|| align=right|0,204|| align=right|1,74|| align=right|4,083||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89200)||2001 UH84|| align=right|15,3|| align=right|2,272|| align=right|0,184|| align=right|6,51|| align=right|3,423||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89201)||2001 UJ86|| align=right|16,0|| align=right|2,422|| align=right|0,143|| align=right|3,47|| align=right|3,769||MBA||16. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89202)||2001 UJ90|| align=right|15,8|| align=right|3,096|| align=right|0,090|| align=right|11,23|| align=right|5,447||MBA||21. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89203)||2001 UM93|| align=right|15,1|| align=right|2,640|| align=right|0,072|| align=right|10,03|| align=right|4,290||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89204)||2001 UQ93|| align=right|14,6|| align=right|2,775|| align=right|0,117|| align=right|12,54|| align=right|4,622||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89205)||2001 UY94|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,274|| align=right|8,85|| align=right|3,624||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89206)||2001 UC98|| align=right|15,8|| align=right|3,093|| align=right|0,091|| align=right|2,51|| align=right|5,439||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89207)||2001 UJ99|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,074|| align=right|3,21|| align=right|4,059||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89208)||2001 UR103|| align=right|15,3|| align=right|3,046|| align=right|0,081|| align=right|5,54|| align=right|5,314||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89209)||2001 UU106|| align=right|15,7|| align=right|2,619|| align=right|0,158|| align=right|4,73|| align=right|4,238||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89210)||2001 UH108|| align=right|15,9|| align=right|2,906|| align=right|0,068|| align=right|2,50|| align=right|4,953||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89211)||2001 UX108|| align=right|15,7|| align=right|2,848|| align=right|0,074|| align=right|6,97|| align=right|4,806||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89212)||2001 UD109|| align=right|15,6|| align=right|2,531|| align=right|0,280|| align=right|7,01|| align=right|4,026||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89213)||2001 UW109|| align=right|15,1|| align=right|2,715|| align=right|0,173|| align=right|6,04|| align=right|4,473||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89214)||2001 UL111|| align=right|15,2|| align=right|2,722|| align=right|0,069|| align=right|7,37|| align=right|4,489||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89215)||2001 UM117|| align=right|15,2|| align=right|2,723|| align=right|0,062|| align=right|2,60|| align=right|4,493||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89216)||2001 UN117|| align=right|15,7|| align=right|2,431|| align=right|0,117|| align=right|2,50|| align=right|3,790||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89217)||2001 UM119|| align=right|14,6|| align=right|3,114|| align=right|0,124|| align=right|2,24|| align=right|5,495||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89218)||2001 UP119|| align=right|15,1|| align=right|2,728|| align=right|0,082|| align=right|5,97|| align=right|4,505||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89219)||2001 UJ120|| align=right|16,5|| align=right|2,529|| align=right|0,138|| align=right|2,75|| align=right|4,022||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89220)||2001 UK121|| align=right|15,8|| align=right|2,720|| align=right|0,058|| align=right|5,07|| align=right|4,484||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89221)||2001 UH122|| align=right|15,5|| align=right|2,689|| align=right|0,125|| align=right|3,35|| align=right|4,409||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89222)||2001 UM122|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,126|| align=right|2,94|| align=right|3,626||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89223)||2001 UE123|| align=right|16,6|| align=right|2,220|| align=right|0,218|| align=right|3,15|| align=right|3,306||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89224)||2001 UU124|| align=right|15,2|| align=right|2,674|| align=right|0,181|| align=right|13,95|| align=right|4,372||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89225)||2001 UE126|| align=right|14,9|| align=right|3,033|| align=right|0,095|| align=right|12,82|| align=right|5,281||MBA||23. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89226)||2001 UH127|| align=right|15,2|| align=right|2,708|| align=right|0,067|| align=right|6,03|| align=right|4,456||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89227)||2001 UO127|| align=right|14,8|| align=right|2,694|| align=right|0,162|| align=right|14,07|| align=right|4,421||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89228)||2001 UT127|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,106|| align=right|5,22|| align=right|4,518||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89229)||2001 UY127|| align=right|13,3|| align=right|3,111|| align=right|0,228|| align=right|21,34|| align=right|5,487||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89230)||2001 UF132|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,083|| align=right|11,78|| align=right|5,743||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89231)||2001 UA141|| align=right|15,3|| align=right|3,192|| align=right|0,030|| align=right|8,76|| align=right|5,701||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89232)||2001 UP141|| align=right|16,3|| align=right|2,380|| align=right|0,150|| align=right|2,86|| align=right|3,672||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89233)||2001 UT146|| align=right|15,8|| align=right|2,627|| align=right|0,151|| align=right|4,67|| align=right|4,258||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89234)||2001 UZ146|| align=right|16,5|| align=right|2,597|| align=right|0,119|| align=right|1,62|| align=right|4,184||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89235)||2001 UU148|| align=right|15,5|| align=right|2,902|| align=right|0,023|| align=right|3,02|| align=right|4,944||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89236)||2001 UB150|| align=right|16,7|| align=right|2,415|| align=right|0,059|| align=right|5,62|| align=right|3,752||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89237)||2001 UD152|| align=right|14,6|| align=right|2,583|| align=right|0,127|| align=right|18,33|| align=right|4,150||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89238)||2001 UQ153|| align=right|15,7|| align=right|2,427|| align=right|0,089|| align=right|5,75|| align=right|3,780||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89239)||2001 UX153|| align=right|15,7|| align=right|2,895|| align=right|0,073|| align=right|2,60|| align=right|4,925||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89240)||2001 UO156|| align=right|16,1|| align=right|2,598|| align=right|0,129|| align=right|2,94|| align=right|4,186||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89241)||2001 UE157|| align=right|15,2|| align=right|3,116|| align=right|0,032|| align=right|10,45|| align=right|5,499||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89242)||2001 UP157|| align=right|15,4|| align=right|2,714|| align=right|0,066|| align=right|4,74|| align=right|4,471||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89243)||2001 UF159|| align=right|15,4|| align=right|2,865|| align=right|0,061|| align=right|3,10|| align=right|4,849||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89244)||2001 UY164|| align=right|15,7|| align=right|2,713|| align=right|0,083|| align=right|9,43|| align=right|4,468||MBA||23. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89245)||2001 UQ167|| align=right|14,2|| align=right|2,586|| align=right|0,094|| align=right|14,25|| align=right|4,157||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89246)||2001 UU167|| align=right|14,7|| align=right|2,451|| align=right|0,135|| align=right|11,43|| align=right|3,836||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89247)||2001 UE168|| align=right|14,0|| align=right|2,687|| align=right|0,146|| align=right|14,17|| align=right|4,405||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89248)||2001 UR169|| align=right|15,3|| align=right|2,962|| align=right|0,087|| align=right|10,43|| align=right|5,098||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89249)||2001 UA171|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,151|| align=right|2,48|| align=right|3,764||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89250)||2001 UH174|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,236|| align=right|6,88|| align=right|3,589||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89251)||2001 UK174|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,142|| align=right|1,75|| align=right|3,831||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89252)||2001 UT177|| align=right|15,8|| align=right|2,771|| align=right|0,082|| align=right|0,67|| align=right|4,611||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89253)||2001 UM178|| align=right|15,2|| align=right|2,584|| align=right|0,117|| align=right|13,39|| align=right|4,153||MBA||23. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89254)||2001 US178|| align=right|14,8|| align=right|2,748|| align=right|0,117|| align=right|10,37|| align=right|4,555||MBA||23. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89255)||2001 UN179|| align=right|15,6|| align=right|2,925|| align=right|0,070|| align=right|6,76|| align=right|5,003||MBA||26. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89256)||2001 UQ183|| align=right|15,6|| align=right|2,267|| align=right|0,163|| align=right|6,50|| align=right|3,412||MBA||16. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89257)||2001 UF184|| align=right|15,1|| align=right|3,181|| align=right|0,123|| align=right|2,26|| align=right|5,672||MBA||16. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89258)||2001 UM203|| align=right|15,8|| align=right|2,466|| align=right|0,202|| align=right|11,29|| align=right|3,871||MBA||19. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89259)||2001 UR203|| align=right|15,9|| align=right|3,089|| align=right|0,131|| align=right|2,40|| align=right|5,427||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89260)||2001 UT213|| align=right|15,4|| align=right|2,580|| align=right|0,103|| align=right|16,28|| align=right|4,143||MBA||23. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89261)||2001 VO|| align=right|14,0|| align=right|2,613|| align=right|0,067|| align=right|22,99|| align=right|4,223||MBA||7. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89262)||2001 VV1|| align=right|16,4|| align=right|2,247|| align=right|0,255|| align=right|5,74|| align=right|3,369||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89263)||2001 VZ1|| align=right|14,8|| align=right|2,280|| align=right|0,166|| align=right|4,61|| align=right|3,441||MBA||10. listopadu 2001||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(89264) Sewanee||2001 VN2|| align=right|16,4|| align=right|2,363|| align=right|0,139|| align=right|11,64|| align=right|3,631||MBA||11. listopadu 2001||Cordell-Lorenz||D. T. Durig
|-
|(89265)||2001 VE5|| align=right|14,4|| align=right|3,171|| align=right|0,122|| align=right|15,02|| align=right|5,647||MBA||8. listopadu 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(89266)||2001 VH7|| align=right|14,8|| align=right|3,129|| align=right|0,089|| align=right|12,57|| align=right|5,535||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89267)||2001 VP8|| align=right|15,3|| align=right|3,039|| align=right|0,102|| align=right|3,32|| align=right|5,298||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89268)||2001 VY8|| align=right|15,9|| align=right|2,252|| align=right|0,237|| align=right|2,04|| align=right|3,379||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89269)||2001 VS9|| align=right|16,7|| align=right|2,240|| align=right|0,155|| align=right|7,40|| align=right|3,351||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89270)||2001 VB10|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,104|| align=right|6,63|| align=right|3,445||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89271)||2001 VS10|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,138|| align=right|6,18|| align=right|3,448||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89272)||2001 VF11|| align=right|14,8|| align=right|2,669|| align=right|0,166|| align=right|11,94|| align=right|4,360||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89273)||2001 VO12|| align=right|13,7|| align=right|2,315|| align=right|0,269|| align=right|23,62|| align=right|3,521||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89274)||2001 VZ12|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,133|| align=right|12,59|| align=right|4,379||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89275)||2001 VD13|| align=right|14,2|| align=right|2,433|| align=right|0,108|| align=right|8,86|| align=right|3,795||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89276)||2001 VK15|| align=right|15,4|| align=right|2,443|| align=right|0,127|| align=right|5,68|| align=right|3,818||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89277)||2001 VZ15|| align=right|14,1|| align=right|2,555|| align=right|0,043|| align=right|22,91|| align=right|4,083||MBA||7. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89278)||2001 VD16|| align=right|14,9|| align=right|2,611|| align=right|0,095|| align=right|9,83|| align=right|4,219||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89279)||2001 VJ16|| align=right|16,1|| align=right|2,171|| align=right|0,102|| align=right|5,57|| align=right|3,198||MBA||10. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89280)||2001 VS16|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,149|| align=right|11,62|| align=right|4,279||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89281)||2001 VU16|| align=right|14,5|| align=right|2,664|| align=right|0,076|| align=right|21,15|| align=right|4,346||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89282)||2001 VD17|| align=right|16,5|| align=right|2,557|| align=right|0,172|| align=right|4,90|| align=right|4,087||MBA||10. listopadu 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(89283)||2001 VJ17|| align=right|13,5|| align=right|3,043|| align=right|0,022|| align=right|22,85|| align=right|5,308||MBA||11. listopadu 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(89284)||2001 VY17|| align=right|16,7|| align=right|2,390|| align=right|0,075|| align=right|1,07|| align=right|3,694||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89285)||2001 VZ17|| align=right|15,1|| align=right|2,546|| align=right|0,041|| align=right|5,33|| align=right|4,062||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89286)||2001 VH18|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,037|| align=right|4,65|| align=right|4,615||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89287)||2001 VM18|| align=right|16,4|| align=right|2,296|| align=right|0,053|| align=right|2,06|| align=right|3,479||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89288)||2001 VU18|| align=right|14,9|| align=right|2,542|| align=right|0,141|| align=right|6,24|| align=right|4,053||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89289)||2001 VY21|| align=right|15,2|| align=right|2,903|| align=right|0,039|| align=right|1,19|| align=right|4,944||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89290)||2001 VX24|| align=right|15,8|| align=right|2,235|| align=right|0,168|| align=right|3,13|| align=right|3,340||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89291)||2001 VM26|| align=right|14,9|| align=right|2,734|| align=right|0,123|| align=right|11,58|| align=right|4,520||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89292)||2001 VP26|| align=right|15,7|| align=right|2,380|| align=right|0,146|| align=right|3,70|| align=right|3,671||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89293)||2001 VL27|| align=right|15,4|| align=right|3,059|| align=right|0,028|| align=right|2,42|| align=right|5,351||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89294)||2001 VP27|| align=right|15,8|| align=right|2,332|| align=right|0,163|| align=right|0,74|| align=right|3,561||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89295)||2001 VE28|| align=right|16,5|| align=right|2,221|| align=right|0,201|| align=right|3,69|| align=right|3,309||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89296)||2001 VM28|| align=right|14,5|| align=right|2,580|| align=right|0,039|| align=right|8,01|| align=right|4,145||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89297)||2001 VQ28|| align=right|14,7|| align=right|3,184|| align=right|0,081|| align=right|7,84|| align=right|5,681||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89298)||2001 VD29|| align=right|15,4|| align=right|2,313|| align=right|0,148|| align=right|6,76|| align=right|3,518||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89299)||2001 VM29|| align=right|14,8|| align=right|2,790|| align=right|0,123|| align=right|3,75|| align=right|4,661||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89300)||2001 VA30|| align=right|15,5|| align=right|2,536|| align=right|0,027|| align=right|2,34|| align=right|4,039||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89301)||2001 VH30|| align=right|14,5|| align=right|2,685|| align=right|0,203|| align=right|10,39|| align=right|4,400||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89302)||2001 VR31|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,144|| align=right|7,71|| align=right|3,527||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89303)||2001 VW31|| align=right|14,7|| align=right|2,782|| align=right|0,110|| align=right|6,24|| align=right|4,640||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89304)||2001 VG32|| align=right|16,0|| align=right|2,441|| align=right|0,138|| align=right|1,25|| align=right|3,812||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89305)||2001 VR32|| align=right|16,0|| align=right|2,326|| align=right|0,241|| align=right|1,91|| align=right|3,546||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89306)||2001 VU33|| align=right|15,8|| align=right|2,627|| align=right|0,156|| align=right|3,11|| align=right|4,257||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89307)||2001 VO34|| align=right|14,6|| align=right|2,579|| align=right|0,207|| align=right|3,08|| align=right|4,141||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89308)||2001 VU34|| align=right|14,7|| align=right|2,605|| align=right|0,180|| align=right|11,51|| align=right|4,204||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89309)||2001 VN36|| align=right|16,3|| align=right|2,235|| align=right|0,208|| align=right|6,03|| align=right|3,341||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89310)||2001 VU36|| align=right|15,2|| align=right|3,092|| align=right|0,171|| align=right|3,94|| align=right|5,435||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89311)||2001 VW36|| align=right|15,9|| align=right|2,361|| align=right|0,201|| align=right|0,77|| align=right|3,628||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89312)||2001 VE37|| align=right|16,0|| align=right|2,440|| align=right|0,128|| align=right|4,76|| align=right|3,810||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89313)||2001 VH37|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,157|| align=right|5,51|| align=right|3,558||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89314)||2001 VF40|| align=right|14,6|| align=right|2,949|| align=right|0,070|| align=right|10,48|| align=right|5,062||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89315)||2001 VJ40|| align=right|14,9|| align=right|2,527|| align=right|0,164|| align=right|0,96|| align=right|4,016||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89316)||2001 VW40|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,123|| align=right|5,49|| align=right|3,584||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89317)||2001 VA41|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,148|| align=right|7,29|| align=right|3,641||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89318)||2001 VE42|| align=right|14,7|| align=right|2,806|| align=right|0,242|| align=right|8,53|| align=right|4,700||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89319)||2001 VO42|| align=right|14,4|| align=right|2,961|| align=right|0,100|| align=right|10,31|| align=right|5,095||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89320)||2001 VT42|| align=right|16,9|| align=right|2,336|| align=right|0,197|| align=right|0,48|| align=right|3,569||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89321)||2001 VB43|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,176|| align=right|8,33|| align=right|3,486||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89322)||2001 VF43|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,211|| align=right|1,90|| align=right|3,672||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89323)||2001 VA44|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,056|| align=right|9,34|| align=right|4,064||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89324)||2001 VG44|| align=right|16,0|| align=right|2,349|| align=right|0,196|| align=right|2,93|| align=right|3,600||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89325)||2001 VW44|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,208|| align=right|3,22|| align=right|3,706||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89326)||2001 VP45|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,141|| align=right|6,84|| align=right|3,636||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89327)||2001 VD46|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,156|| align=right|7,52|| align=right|3,576||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89328)||2001 VF46|| align=right|14,3|| align=right|2,678|| align=right|0,217|| align=right|13,97|| align=right|4,381||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89329)||2001 VR46|| align=right|15,0|| align=right|2,310|| align=right|0,142|| align=right|4,60|| align=right|3,509||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89330)||2001 VT46|| align=right|15,3|| align=right|2,354|| align=right|0,149|| align=right|5,15|| align=right|3,612||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89331)||2001 VX47|| align=right|15,1|| align=right|2,318|| align=right|0,104|| align=right|6,30|| align=right|3,528||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89332)||2001 VT48|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,133|| align=right|13,81|| align=right|4,106||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89333)||2001 VJ51|| align=right|13,9|| align=right|3,038|| align=right|0,117|| align=right|9,43|| align=right|5,295||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89334)||2001 VM53|| align=right|15,9|| align=right|2,546|| align=right|0,148|| align=right|4,78|| align=right|4,061||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89335)||2001 VU53|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,229|| align=right|4,90|| align=right|3,546||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89336)||2001 VZ53|| align=right|15,4|| align=right|2,699|| align=right|0,087|| align=right|4,34|| align=right|4,433||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89337)||2001 VJ54|| align=right|15,2|| align=right|2,787|| align=right|0,123|| align=right|8,59|| align=right|4,652||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89338)||2001 VC55|| align=right|14,3|| align=right|2,788|| align=right|0,104|| align=right|11,55|| align=right|4,654||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89339)||2001 VV56|| align=right|14,8|| align=right|2,808|| align=right|0,014|| align=right|5,23|| align=right|4,704||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89340)||2001 VT57|| align=right|15,1|| align=right|2,971|| align=right|0,134|| align=right|11,34|| align=right|5,121||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89341)||2001 VM58|| align=right|15,3|| align=right|2,758|| align=right|0,106|| align=right|4,17|| align=right|4,580||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89342)||2001 VX58|| align=right|15,4|| align=right|2,430|| align=right|0,157|| align=right|6,80|| align=right|3,788||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89343)||2001 VX62|| align=right|14,7|| align=right|2,788|| align=right|0,079|| align=right|11,23|| align=right|4,654||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89344)||2001 VY63|| align=right|16,3|| align=right|2,309|| align=right|0,144|| align=right|7,49|| align=right|3,507||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89345)||2001 VY65|| align=right|16,1|| align=right|2,289|| align=right|0,162|| align=right|4,34|| align=right|3,462||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89346)||2001 VH66|| align=right|16,2|| align=right|2,293|| align=right|0,175|| align=right|8,14|| align=right|3,471||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89347)||2001 VS66|| align=right|14,5|| align=right|2,573|| align=right|0,108|| align=right|13,91|| align=right|4,127||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89348)||2001 VB67|| align=right|14,8|| align=right|2,679|| align=right|0,281|| align=right|3,22|| align=right|4,383||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89349)||2001 VB71|| align=right|14,1|| align=right|3,048|| align=right|0,088|| align=right|12,37|| align=right|5,321||MBA||11. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89350)||2001 VM71|| align=right|15,6|| align=right|2,431|| align=right|0,081|| align=right|5,53|| align=right|3,790||MBA||11. listopadu 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(89351)||2001 VB75|| align=right|14,9|| align=right|2,335|| align=right|0,062|| align=right|8,49|| align=right|3,567||MBA||8. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89352)||2001 VC75|| align=right|14,2|| align=right|2,799|| align=right|0,211|| align=right|9,32|| align=right|4,683||MBA||8. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89353)||2001 VN75|| align=right|16,1|| align=right|2,629|| align=right|0,130|| align=right|3,84|| align=right|4,261||MBA||14. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89354)||2001 VL76|| align=right|15,2|| align=right|2,753|| align=right|0,095|| align=right|4,48|| align=right|4,568||MBA||14. listopadu 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(89355)||2001 VS78|| align=right|15,6|| align=right|1,787|| align=right|0,309|| align=right|22,67|| align=right|2,389||AMR||15. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89356)||2001 VB79|| align=right|15,4|| align=right|2,709|| align=right|0,045|| align=right|3,31|| align=right|4,458||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89357)||2001 VX79|| align=right|15,5|| align=right|2,597|| align=right|0,080|| align=right|9,99|| align=right|4,185||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89358)||2001 VA80|| align=right|15,4|| align=right|2,254|| align=right|0,112|| align=right|7,11|| align=right|3,384||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89359)||2001 VF80|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,179|| align=right|2,28|| align=right|3,504||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89360)||2001 VM80|| align=right|15,5|| align=right|2,783|| align=right|0,016|| align=right|5,26|| align=right|4,641||MBA||10. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89361)||2001 VR80|| align=right|15,2|| align=right|2,578|| align=right|0,150|| align=right|14,07|| align=right|4,139||MBA||10. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89362)||2001 VS80|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,087|| align=right|7,03|| align=right|3,569||MBA||10. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89363)||2001 VC81|| align=right|13,9|| align=right|2,599|| align=right|0,222|| align=right|12,81|| align=right|4,190||MBA||10. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89364)||2001 VK81|| align=right|15,4|| align=right|2,594|| align=right|0,116|| align=right|3,48|| align=right|4,177||MBA||13. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89365)||2001 VZ81|| align=right|16,2|| align=right|2,245|| align=right|0,259|| align=right|2,20|| align=right|3,362||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89366)||2001 VS83|| align=right|15,6|| align=right|2,311|| align=right|0,042|| align=right|6,53|| align=right|3,513||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89367)||2001 VT84|| align=right|14,7|| align=right|3,118|| align=right|0,074|| align=right|9,16|| align=right|5,505||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89368)||2001 VZ85|| align=right|15,1|| align=right|2,835|| align=right|0,008|| align=right|2,46|| align=right|4,772||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89369)||2001 VL86|| align=right|14,4|| align=right|2,636|| align=right|0,169|| align=right|14,64|| align=right|4,280||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89370)||2001 VU86|| align=right|14,3|| align=right|2,531|| align=right|0,088|| align=right|12,25|| align=right|4,027||MBA||13. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89371)||2001 VD87|| align=right|14,8|| align=right|3,088|| align=right|0,047|| align=right|17,03|| align=right|5,425||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89372)||2001 VE87|| align=right|15,4|| align=right|2,598|| align=right|0,057|| align=right|22,37|| align=right|4,187||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89373)||2001 VO87|| align=right|15,7|| align=right|3,033|| align=right|0,076|| align=right|3,02|| align=right|5,280||MBA||14. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89374)||2001 VW89|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,121|| align=right|15,55|| align=right|4,266||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89375)||2001 VB91|| align=right|14,8|| align=right|3,076|| align=right|0,075|| align=right|10,02|| align=right|5,393||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89376)||2001 VD91|| align=right|15,5|| align=right|2,620|| align=right|0,143|| align=right|10,67|| align=right|4,239||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89377)||2001 VS93|| align=right|14,6|| align=right|2,679|| align=right|0,123|| align=right|14,05|| align=right|4,384||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89378)||2001 VG94|| align=right|14,5|| align=right|3,128|| align=right|0,109|| align=right|13,78|| align=right|5,532||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89379)||2001 VV94|| align=right|15,0|| align=right|2,610|| align=right|0,191|| align=right|13,16|| align=right|4,216||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89380)||2001 VF96|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,172|| align=right|12,11|| align=right|4,283||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89381)||2001 VR97|| align=right|15,2|| align=right|2,666|| align=right|0,244|| align=right|12,54|| align=right|4,351||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89382)||2001 VS97|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,119|| align=right|14,94|| align=right|4,102||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89383)||2001 VQ99|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,016|| align=right|22,78|| align=right|4,063||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89384)||2001 VB101|| align=right|15,4|| align=right|2,430|| align=right|0,086|| align=right|5,75|| align=right|3,788||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89385)||2001 VW102|| align=right|15,1|| align=right|3,202|| align=right|0,085|| align=right|16,38|| align=right|5,730||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89386)||2001 VG105|| align=right|16,2|| align=right|2,536|| align=right|0,179|| align=right|2,65|| align=right|4,037||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89387)||2001 VA106|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,180|| align=right|0,73|| align=right|4,071||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89388)||2001 VE106|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,210|| align=right|2,97|| align=right|3,640||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89389)||2001 VY107|| align=right|15,5|| align=right|3,026|| align=right|0,045|| align=right|1,15|| align=right|5,262||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89390)||2001 VC108|| align=right|15,2|| align=right|2,878|| align=right|0,047|| align=right|2,54|| align=right|4,882||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89391)||2001 VU108|| align=right|15,6|| align=right|2,344|| align=right|0,095|| align=right|6,07|| align=right|3,588||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89392)||2001 VG112|| align=right|16,4|| align=right|2,572|| align=right|0,197|| align=right|3,84|| align=right|4,125||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89393)||2001 VT116|| align=right|15,3|| align=right|2,797|| align=right|0,071|| align=right|5,32|| align=right|4,678||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89394)||2001 VJ117|| align=right|15,3|| align=right|2,574|| align=right|0,048|| align=right|5,28|| align=right|4,130||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89395)||2001 VM118|| align=right|14,7|| align=right|2,680|| align=right|0,163|| align=right|5,32|| align=right|4,387||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89396)||2001 VT118|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,128|| align=right|10,48|| align=right|4,115||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89397)||2001 VV118|| align=right|15,9|| align=right|2,400|| align=right|0,199|| align=right|8,62|| align=right|3,718||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89398)||2001 VH119|| align=right|14,9|| align=right|3,193|| align=right|0,086|| align=right|12,77|| align=right|5,706||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89399)||2001 VM120|| align=right|15,8|| align=right|2,255|| align=right|0,145|| align=right|4,83|| align=right|3,385||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89400)||2001 WB|| align=right|15,5|| align=right|2,447|| align=right|0,169|| align=right|1,89|| align=right|3,826||MBA||16. listopadu 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(89401)||2001 WU3|| align=right|15,7|| align=right|3,188|| align=right|0,156|| align=right|1,95|| align=right|5,691||MBA||17. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89402)||2001 WG4|| align=right|14,3|| align=right|2,698|| align=right|0,216|| align=right|8,81|| align=right|4,431||MBA||19. listopadu 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(89403)||2001 WG7|| align=right|17,1|| align=right|2,412|| align=right|0,171|| align=right|2,46|| align=right|3,746||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89404)||2001 WS8|| align=right|16,6|| align=right|2,224|| align=right|0,163|| align=right|5,51|| align=right|3,317||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89405)||2001 WL9|| align=right|14,8|| align=right|2,268|| align=right|0,106|| align=right|7,10|| align=right|3,414||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89406)||2001 WB10|| align=right|16,0|| align=right|2,198|| align=right|0,201|| align=right|6,43|| align=right|3,259||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89407)||2001 WF10|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,120|| align=right|6,97|| align=right|3,659||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89408)||2001 WN10|| align=right|15,9|| align=right|2,591|| align=right|0,154|| align=right|7,09|| align=right|4,169||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89409)||2001 WP12|| align=right|16,7|| align=right|2,291|| align=right|0,147|| align=right|6,19|| align=right|3,466||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89410)||2001 WQ13|| align=right|15,5|| align=right|2,444|| align=right|0,137|| align=right|7,17|| align=right|3,820||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89411)||2001 WO16|| align=right|15,7|| align=right|2,917|| align=right|0,081|| align=right|0,93|| align=right|4,982||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89412)||2001 WV16|| align=right|15,0|| align=right|2,976|| align=right|0,071|| align=right|9,37|| align=right|5,132||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89413)||2001 WM21|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,060|| align=right|7,37|| align=right|3,794||MBA||18. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89414)||2001 WT21|| align=right|14,7|| align=right|3,088|| align=right|0,099|| align=right|11,30|| align=right|5,426||MBA||18. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89415)||2001 WM25|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,136|| align=right|3,86|| align=right|4,085||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89416)||2001 WP26|| align=right|16,8|| align=right|2,277|| align=right|0,117|| align=right|2,24|| align=right|3,436||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89417)||2001 WP28|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,195|| align=right|3,21|| align=right|3,647||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89418)||2001 WT28|| align=right|16,8|| align=right|2,347|| align=right|0,186|| align=right|3,22|| align=right|3,595||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89419)||2001 WX28|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,106|| align=right|7,66|| align=right|3,617||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89420)||2001 WB29|| align=right|16,1|| align=right|2,297|| align=right|0,120|| align=right|4,09|| align=right|3,481||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89421)||2001 WS29|| align=right|15,5|| align=right|2,630|| align=right|0,222|| align=right|4,88|| align=right|4,264||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89422)||2001 WY29|| align=right|14,6|| align=right|2,649|| align=right|0,150|| align=right|15,43|| align=right|4,311||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89423)||2001 WG36|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,104|| align=right|5,67|| align=right|3,668||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89424)||2001 WB38|| align=right|16,6|| align=right|2,353|| align=right|0,167|| align=right|4,06|| align=right|3,608||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89425)||2001 WF38|| align=right|14,2|| align=right|3,099|| align=right|0,084|| align=right|11,41|| align=right|5,455||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89426)||2001 WU38|| align=right|17,3|| align=right|2,325|| align=right|0,219|| align=right|5,39|| align=right|3,545||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89427)||2001 WC39|| align=right|14,9|| align=right|2,613|| align=right|0,081|| align=right|13,49|| align=right|4,224||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89428)||2001 WQ39|| align=right|14,0|| align=right|2,980|| align=right|0,171|| align=right|11,69|| align=right|5,143||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89429)||2001 WT39|| align=right|14,4|| align=right|2,773|| align=right|0,201|| align=right|14,71|| align=right|4,616||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89430)||2001 WK40|| align=right|15,1|| align=right|2,537|| align=right|0,247|| align=right|5,93|| align=right|4,040||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89431)||2001 WT40|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,163|| align=right|5,35|| align=right|3,528||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89432)||2001 WB41|| align=right|15,1|| align=right|2,470|| align=right|0,135|| align=right|5,83|| align=right|3,881||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89433)||2001 WM41|| align=right|15,4|| align=right|2,567|| align=right|0,187|| align=right|4,70|| align=right|4,112||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89434)||2001 WO41|| align=right|15,1|| align=right|2,463|| align=right|0,173|| align=right|5,60|| align=right|3,864||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89435)||2001 WK45|| align=right|15,2|| align=right|2,639|| align=right|0,094|| align=right|12,56|| align=right|4,285||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89436)||2001 WE46|| align=right|15,4|| align=right|2,999|| align=right|0,068|| align=right|1,08|| align=right|5,192||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89437)||2001 WR46|| align=right|16,0|| align=right|2,530|| align=right|0,194|| align=right|3,20|| align=right|4,025||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89438)||2001 WJ48|| align=right|14,9|| align=right|2,778|| align=right|0,056|| align=right|12,30|| align=right|4,630||MBA||19. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89439)||2001 WK48|| align=right|15,8|| align=right|2,604|| align=right|0,108|| align=right|12,53|| align=right|4,202||MBA||19. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89440)||2001 WQ49|| align=right|16,2|| align=right|2,415|| align=right|0,124|| align=right|1,96|| align=right|3,753||MBA||19. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89441)||2001 WU52|| align=right|15,7|| align=right|2,801|| align=right|0,054|| align=right|3,11|| align=right|4,687||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89442)||2001 WA54|| align=right|16,0|| align=right|2,455|| align=right|0,208|| align=right|1,14|| align=right|3,845||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89443)||2001 WH57|| align=right|15,2|| align=right|3,031|| align=right|0,060|| align=right|0,89|| align=right|5,277||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89444)||2001 WB60|| align=right|16,1|| align=right|2,716|| align=right|0,130|| align=right|8,21|| align=right|4,476||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89445)||2001 WS78|| align=right|16,2|| align=right|2,456|| align=right|0,220|| align=right|1,51|| align=right|3,849||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89446)||2001 WW78|| align=right|16,3|| align=right|2,912|| align=right|0,077|| align=right|2,03|| align=right|4,969||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89447)||2001 WT86|| align=right|15,5|| align=right|2,337|| align=right|0,239|| align=right|5,55|| align=right|3,573||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89448)||2001 WF90|| align=right|15,7|| align=right|2,600|| align=right|0,053|| align=right|14,31|| align=right|4,192||MBA||21. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89449)||2001 WG93|| align=right|14,2|| align=right|3,120|| align=right|0,054|| align=right|19,20|| align=right|5,510||MBA||21. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89450)||2001 WN98|| align=right|15,2|| align=right|2,837|| align=right|0,089|| align=right|7,23|| align=right|4,777||MBA||19. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89451)||2001 WG99|| align=right|14,8|| align=right|3,223|| align=right|0,090|| align=right|9,90|| align=right|5,786||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89452)||2001 WK99|| align=right|16,8|| align=right|2,434|| align=right|0,136|| align=right|5,81|| align=right|3,796||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89453)||2001 WF102|| align=right|15,8|| align=right|3,008|| align=right|0,036|| align=right|9,19|| align=right|5,216||MBA||19. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89454)||2001 XG|| align=right|15,3|| align=right|2,305|| align=right|0,320|| align=right|22,24|| align=right|3,499||MBA||4. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89455)||2001 XJ1|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,141|| align=right|7,24|| align=right|3,656||MBA||8. prosince 2001||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(89456)||2001 XC5|| align=right|16,2|| align=right|2,359|| align=right|0,128|| align=right|6,06|| align=right|3,623||MBA||5. prosince 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89457)||2001 XD5|| align=right|14,7|| align=right|2,978|| align=right|0,074|| align=right|2,92|| align=right|5,138||MBA||5. prosince 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(89458)||2001 XV5|| align=right|15,4|| align=right|2,582|| align=right|0,094|| align=right|14,46|| align=right|4,149||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89459)||2001 XX5|| align=right|14,8|| align=right|2,587|| align=right|0,175|| align=right|14,63|| align=right|4,159||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89460)||2001 XB8|| align=right|14,6|| align=right|3,181|| align=right|0,109|| align=right|18,86|| align=right|5,672||MBA||8. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89461)||2001 XJ8|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,180|| align=right|11,95|| align=right|4,301||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89462)||2001 XB11|| align=right|15,4|| align=right|2,799|| align=right|0,037|| align=right|4,49|| align=right|4,683||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89463)||2001 XR11|| align=right|14,7|| align=right|2,329|| align=right|0,136|| align=right|11,36|| align=right|3,554||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89464)||2001 XZ12|| align=right|14,9|| align=right|2,604|| align=right|0,182|| align=right|12,99|| align=right|4,201||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89465)||2001 XF16|| align=right|13,9|| align=right|3,174|| align=right|0,116|| align=right|20,77|| align=right|5,653||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89466)||2001 XL17|| align=right|15,1|| align=right|2,213|| align=right|0,095|| align=right|4,73|| align=right|3,292||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89467)||2001 XJ19|| align=right|15,4|| align=right|2,291|| align=right|0,157|| align=right|5,50|| align=right|3,467||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89468)||2001 XK20|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,026|| align=right|8,55|| align=right|4,195||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89469)||2001 XG21|| align=right|15,2|| align=right|2,545|| align=right|0,125|| align=right|5,72|| align=right|4,060||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89470)||2001 XB22|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,119|| align=right|7,20|| align=right|3,462||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89471)||2001 XJ22|| align=right|15,3|| align=right|2,391|| align=right|0,208|| align=right|6,61|| align=right|3,696||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89472)||2001 XK22|| align=right|15,9|| align=right|2,535|| align=right|0,051|| align=right|15,87|| align=right|4,037||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89473)||2001 XS22|| align=right|15,4|| align=right|2,579|| align=right|0,086|| align=right|3,63|| align=right|4,142||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89474)||2001 XA23|| align=right|15,4|| align=right|2,839|| align=right|0,211|| align=right|5,62|| align=right|4,784||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89475)||2001 XH24|| align=right|15,0|| align=right|2,332|| align=right|0,151|| align=right|4,09|| align=right|3,560||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89476)||2001 XX24|| align=right|16,1|| align=right|2,382|| align=right|0,251|| align=right|5,09|| align=right|3,675||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89477)||2001 XL25|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,258|| align=right|23,09|| align=right|3,694||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89478)||2001 XS25|| align=right|15,8|| align=right|2,436|| align=right|0,148|| align=right|5,80|| align=right|3,802||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89479)||2001 XR26|| align=right|14,7|| align=right|2,524|| align=right|0,181|| align=right|13,07|| align=right|4,009||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89480)||2001 XE27|| align=right|14,7|| align=right|2,253|| align=right|0,177|| align=right|5,37|| align=right|3,380||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89481)||2001 XH27|| align=right|15,6|| align=right|2,311|| align=right|0,211|| align=right|6,12|| align=right|3,512||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89482)||2001 XK28|| align=right|15,0|| align=right|2,550|| align=right|0,163|| align=right|8,03|| align=right|4,071||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89483)||2001 XE29|| align=right|15,3|| align=right|2,401|| align=right|0,146|| align=right|5,83|| align=right|3,720||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89484)||2001 XO29|| align=right|15,8|| align=right|2,454|| align=right|0,178|| align=right|3,03|| align=right|3,843||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89485)||2001 XK31|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,285|| align=right|3,85|| align=right|3,559||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89486)||2001 XL31|| align=right|14,9|| align=right|2,351|| align=right|0,349|| align=right|19,98|| align=right|3,605||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89487)||2001 XU31|| align=right|15,1|| align=right|2,318|| align=right|0,178|| align=right|4,46|| align=right|3,528||MBA||14. prosince 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(89488)||2001 XG33|| align=right|14,4|| align=right|2,975|| align=right|0,063|| align=right|9,15|| align=right|5,131||MBA||10. prosince 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89489)||2001 XR33|| align=right|17,0|| align=right|2,398|| align=right|0,146|| align=right|1,60|| align=right|3,713||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89490)||2001 XW35|| align=right|16,5|| align=right|2,301|| align=right|0,048|| align=right|8,66|| align=right|3,490||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89491)||2001 XD36|| align=right|14,8|| align=right|2,609|| align=right|0,089|| align=right|11,47|| align=right|4,215||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89492)||2001 XP36|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,138|| align=right|7,88|| align=right|4,222||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89493)||2001 XJ38|| align=right|15,4|| align=right|2,286|| align=right|0,139|| align=right|6,99|| align=right|3,457||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89494)||2001 XY38|| align=right|14,0|| align=right|2,729|| align=right|0,202|| align=right|13,36|| align=right|4,509||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89495)||2001 XX40|| align=right|14,3|| align=right|2,586|| align=right|0,211|| align=right|14,88|| align=right|4,158||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89496)||2001 XF42|| align=right|14,2|| align=right|2,732|| align=right|0,214|| align=right|10,32|| align=right|4,516||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89497)||2001 XX42|| align=right|15,2|| align=right|2,669|| align=right|0,031|| align=right|12,24|| align=right|4,360||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89498)||2001 XV43|| align=right|13,9|| align=right|3,191|| align=right|0,266|| align=right|23,84|| align=right|5,700||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89499)||2001 XU46|| align=right|15,1|| align=right|2,417|| align=right|0,119|| align=right|8,18|| align=right|3,757||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89500)||2001 XK48|| align=right|13,7|| align=right|2,934|| align=right|0,047|| align=right|11,16|| align=right|5,024||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89501)||2001 XR48|| align=right|14,1|| align=right|2,627|| align=right|0,018|| align=right|21,06|| align=right|4,258||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89502)||2001 XS48|| align=right|16,5|| align=right|2,517|| align=right|0,092|| align=right|2,63|| align=right|3,992||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89503)||2001 XP50|| align=right|15,2|| align=right|3,077|| align=right|0,044|| align=right|10,27|| align=right|5,396||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89504)||2001 XV50|| align=right|15,2|| align=right|3,216|| align=right|0,109|| align=right|3,16|| align=right|5,766||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89505)||2001 XX51|| align=right|15,2|| align=right|3,095|| align=right|0,094|| align=right|11,09|| align=right|5,445||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89506)||2001 XD53|| align=right|15,2|| align=right|2,744|| align=right|0,101|| align=right|7,90|| align=right|4,545||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89507)||2001 XF53|| align=right|16,2|| align=right|2,329|| align=right|0,224|| align=right|2,00|| align=right|3,554||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89508)||2001 XJ54|| align=right|14,4|| align=right|3,077|| align=right|0,046|| align=right|15,85|| align=right|5,396||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89509)||2001 XW54|| align=right|16,8|| align=right|2,370|| align=right|0,206|| align=right|0,44|| align=right|3,647||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89510)||2001 XB55|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,123|| align=right|7,54|| align=right|3,406||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89511)||2001 XD56|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,170|| align=right|3,67|| align=right|3,682||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89512)||2001 XF56|| align=right|16,4|| align=right|2,398|| align=right|0,180|| align=right|2,38|| align=right|3,713||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89513)||2001 XV57|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,207|| align=right|2,39|| align=right|3,683||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89514)||2001 XA59|| align=right|15,5|| align=right|2,287|| align=right|0,181|| align=right|2,15|| align=right|3,459||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89515)||2001 XB59|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,103|| align=right|5,63|| align=right|3,712||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89516)||2001 XN59|| align=right|14,6|| align=right|2,543|| align=right|0,112|| align=right|15,74|| align=right|4,055||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89517)||2001 XJ61|| align=right|16,1|| align=right|2,424|| align=right|0,178|| align=right|3,18|| align=right|3,773||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89518)||2001 XH62|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,258|| align=right|3,66|| align=right|3,590||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89519)||2001 XV62|| align=right|15,2|| align=right|2,442|| align=right|0,185|| align=right|3,24|| align=right|3,816||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89520)||2001 XS63|| align=right|15,0|| align=right|2,597|| align=right|0,187|| align=right|3,09|| align=right|4,184||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89521)||2001 XG64|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,180|| align=right|5,47|| align=right|4,202||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89522)||2001 XL64|| align=right|15,9|| align=right|2,218|| align=right|0,232|| align=right|0,66|| align=right|3,303||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89523)||2001 XU64|| align=right|14,9|| align=right|2,561|| align=right|0,110|| align=right|10,05|| align=right|4,097||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89524)||2001 XU66|| align=right|16,0|| align=right|2,477|| align=right|0,143|| align=right|2,89|| align=right|3,897||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89525)||2001 XA68|| align=right|15,2|| align=right|2,413|| align=right|0,208|| align=right|11,04|| align=right|3,747||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89526)||2001 XY68|| align=right|14,8|| align=right|2,768|| align=right|0,105|| align=right|6,19|| align=right|4,604||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89527)||2001 XE71|| align=right|15,7|| align=right|2,703|| align=right|0,111|| align=right|3,86|| align=right|4,443||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89528)||2001 XG74|| align=right|15,6|| align=right|3,216|| align=right|0,050|| align=right|4,52|| align=right|5,766||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89529)||2001 XP75|| align=right|16,3|| align=right|2,232|| align=right|0,174|| align=right|6,39|| align=right|3,334||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89530)||2001 XA76|| align=right|15,6|| align=right|2,750|| align=right|0,121|| align=right|11,45|| align=right|4,560||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89531)||2001 XD76|| align=right|15,3|| align=right|3,082|| align=right|0,012|| align=right|11,91|| align=right|5,410||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89532)||2001 XP77|| align=right|16,0|| align=right|2,560|| align=right|0,096|| align=right|2,97|| align=right|4,095||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89533)||2001 XV79|| align=right|16,0|| align=right|2,405|| align=right|0,182|| align=right|3,08|| align=right|3,729||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89534)||2001 XO80|| align=right|15,7|| align=right|2,408|| align=right|0,076|| align=right|7,32|| align=right|3,736||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89535)||2001 XU83|| align=right|15,2|| align=right|2,461|| align=right|0,084|| align=right|12,28|| align=right|3,860||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89536)||2001 XG84|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,133|| align=right|3,21|| align=right|4,099||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89537)||2001 XJ85|| align=right|14,7|| align=right|2,703|| align=right|0,045|| align=right|11,43|| align=right|4,444||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89538)||2001 XD86|| align=right|15,1|| align=right|2,432|| align=right|0,208|| align=right|1,80|| align=right|3,791||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89539)||2001 XK86|| align=right|15,4|| align=right|2,446|| align=right|0,177|| align=right|1,76|| align=right|3,824||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89540)||2001 XN86|| align=right|15,2|| align=right|2,557|| align=right|0,164|| align=right|3,53|| align=right|4,088||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89541)||2001 XR87|| align=right|15,5|| align=right|2,434|| align=right|0,117|| align=right|5,95|| align=right|3,797||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89542)||2001 XH89|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,207|| align=right|13,54|| align=right|4,129||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89543)||2001 XT90|| align=right|15,7|| align=right|2,753|| align=right|0,093|| align=right|6,14|| align=right|4,568||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89544)||2001 XW91|| align=right|16,8|| align=right|2,315|| align=right|0,135|| align=right|6,65|| align=right|3,521||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89545)||2001 XM92|| align=right|15,4|| align=right|2,781|| align=right|0,111|| align=right|5,99|| align=right|4,637||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89546)||2001 XU92|| align=right|15,6|| align=right|2,867|| align=right|0,082|| align=right|1,72|| align=right|4,854||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89547)||2001 XY92|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,135|| align=right|7,03|| align=right|3,636||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89548)||2001 XR97|| align=right|15,5|| align=right|2,557|| align=right|0,090|| align=right|3,26|| align=right|4,088||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89549)||2001 XS97|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,229|| align=right|2,35|| align=right|4,263||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89550)||2001 XU97|| align=right|14,3|| align=right|2,692|| align=right|0,127|| align=right|11,58|| align=right|4,416||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89551)||2001 XX97|| align=right|15,3|| align=right|2,476|| align=right|0,153|| align=right|2,40|| align=right|3,894||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89552)||2001 XA98|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,214|| align=right|1,50|| align=right|3,576||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89553)||2001 XE98|| align=right|16,1|| align=right|2,336|| align=right|0,237|| align=right|3,87|| align=right|3,569||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89554)||2001 XF98|| align=right|15,5|| align=right|2,533|| align=right|0,162|| align=right|2,41|| align=right|4,030||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89555)||2001 XN98|| align=right|15,7|| align=right|2,416|| align=right|0,133|| align=right|6,35|| align=right|3,754||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89556)||2001 XS98|| align=right|16,2|| align=right|2,315|| align=right|0,186|| align=right|1,80|| align=right|3,522||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89557)||2001 XY98|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,159|| align=right|6,78|| align=right|3,434||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89558)||2001 XR99|| align=right|15,5|| align=right|2,578|| align=right|0,086|| align=right|4,09|| align=right|4,139||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89559)||2001 XT99|| align=right|15,3|| align=right|2,550|| align=right|0,067|| align=right|10,89|| align=right|4,070||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89560)||2001 XB100|| align=right|15,1|| align=right|2,448|| align=right|0,171|| align=right|2,93|| align=right|3,829||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89561)||2001 XK100|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,155|| align=right|5,89|| align=right|3,755||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89562)||2001 XN100|| align=right|13,9|| align=right|3,176|| align=right|0,156|| align=right|25,02|| align=right|5,659||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89563)||2001 XY101|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,129|| align=right|6,65|| align=right|3,502||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89564)||2001 XJ103|| align=right|16,1|| align=right|2,296|| align=right|0,212|| align=right|7,79|| align=right|3,479||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89565)||2001 XW103|| align=right|15,6|| align=right|2,545|| align=right|0,322|| align=right|14,53|| align=right|4,058||MBA||14. prosince 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89566)||2001 XZ103|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,288|| align=right|2,62|| align=right|3,452||MBA||10. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89567)||2001 XM113|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,113|| align=right|6,89|| align=right|3,693||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89568)||2001 XA115|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,211|| align=right|4,22|| align=right|3,786||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89569)||2001 XB115|| align=right|15,8|| align=right|2,365|| align=right|0,239|| align=right|5,65|| align=right|3,637||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89570)||2001 XA116|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,142|| align=right|4,86|| align=right|3,719||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89571)||2001 XW116|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,177|| align=right|4,20|| align=right|3,666||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89572)||2001 XX117|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,208|| align=right|6,72|| align=right|4,149||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89573)||2001 XD118|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,199|| align=right|4,17|| align=right|3,608||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89574)||2001 XG118|| align=right|14,5|| align=right|2,602|| align=right|0,177|| align=right|12,64|| align=right|4,197||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89575)||2001 XD119|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,192|| align=right|13,71|| align=right|4,111||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89576)||2001 XP119|| align=right|14,9|| align=right|2,718|| align=right|0,213|| align=right|10,60|| align=right|4,480||MBA||13. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89577)||2001 XW120|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,205|| align=right|4,40|| align=right|3,699||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89578)||2001 XV122|| align=right|16,1|| align=right|3,115|| align=right|0,135|| align=right|3,49|| align=right|5,496||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89579)||2001 XE127|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,222|| align=right|3,82|| align=right|4,146||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89580)||2001 XC128|| align=right|15,8|| align=right|2,907|| align=right|0,082|| align=right|1,82|| align=right|4,957||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89581)||2001 XS133|| align=right|16,5|| align=right|2,358|| align=right|0,102|| align=right|2,87|| align=right|3,620||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89582)||2001 XB134|| align=right|14,7|| align=right|2,565|| align=right|0,144|| align=right|19,60|| align=right|4,108||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89583)||2001 XO134|| align=right|15,5|| align=right|3,078|| align=right|0,066|| align=right|2,16|| align=right|5,399||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89584)||2001 XW136|| align=right|16,0|| align=right|2,443|| align=right|0,201|| align=right|1,60|| align=right|3,819||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89585)||2001 XN138|| align=right|16,6|| align=right|2,351|| align=right|0,220|| align=right|2,49|| align=right|3,604||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89586)||2001 XP138|| align=right|16,2|| align=right|2,342|| align=right|0,167|| align=right|3,14|| align=right|3,585||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89587)||2001 XN139|| align=right|15,6|| align=right|2,669|| align=right|0,201|| align=right|1,52|| align=right|4,359||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89588)||2001 XZ139|| align=right|15,2|| align=right|2,374|| align=right|0,129|| align=right|6,33|| align=right|3,658||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89589)||2001 XD141|| align=right|15,2|| align=right|2,907|| align=right|0,079|| align=right|3,17|| align=right|4,957||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89590)||2001 XE141|| align=right|15,3|| align=right|2,947|| align=right|0,041|| align=right|8,05|| align=right|5,058||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89591)||2001 XX144|| align=right|16,7|| align=right|2,369|| align=right|0,088|| align=right|2,55|| align=right|3,645||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89592)||2001 XC146|| align=right|16,6|| align=right|2,421|| align=right|0,183|| align=right|3,60|| align=right|3,767||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89593)||2001 XC147|| align=right|14,9|| align=right|3,089|| align=right|0,168|| align=right|11,60|| align=right|5,428||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89594)||2001 XS147|| align=right|16,2|| align=right|2,333|| align=right|0,116|| align=right|5,28|| align=right|3,563||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89595)||2001 XC148|| align=right|14,3|| align=right|2,968|| align=right|0,096|| align=right|12,80|| align=right|5,111||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89596)||2001 XS152|| align=right|17,0|| align=right|2,355|| align=right|0,203|| align=right|2,27|| align=right|3,613||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89597)||2001 XJ159|| align=right|15,3|| align=right|2,474|| align=right|0,140|| align=right|7,36|| align=right|3,890||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89598)||2001 XU159|| align=right|16,7|| align=right|2,373|| align=right|0,202|| align=right|1,60|| align=right|3,655||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89599)||2001 XW161|| align=right|17,3|| align=right|2,348|| align=right|0,234|| align=right|3,00|| align=right|3,597||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89600)||2001 XF166|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,192|| align=right|2,91|| align=right|3,469||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89601)||2001 XV168|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,238|| align=right|6,13|| align=right|3,680||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89602)||2001 XA169|| align=right|15,7|| align=right|2,735|| align=right|0,014|| align=right|3,71|| align=right|4,522||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89603)||2001 XH169|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,141|| align=right|3,40|| align=right|3,633||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89604)||2001 XM170|| align=right|16,7|| align=right|2,338|| align=right|0,185|| align=right|2,82|| align=right|3,573||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89605)||2001 XT172|| align=right|14,2|| align=right|3,121|| align=right|0,163|| align=right|15,55|| align=right|5,512||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89606)||2001 XF173|| align=right|15,6|| align=right|2,339|| align=right|0,239|| align=right|3,39|| align=right|3,576||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89607)||2001 XC176|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,190|| align=right|2,84|| align=right|3,691||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89608)||2001 XH178|| align=right|16,1|| align=right|2,428|| align=right|0,184|| align=right|1,38|| align=right|3,782||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89609)||2001 XN179|| align=right|16,4|| align=right|2,336|| align=right|0,134|| align=right|6,88|| align=right|3,570||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89610)||2001 XR181|| align=right|15,1|| align=right|2,667|| align=right|0,065|| align=right|13,66|| align=right|4,354||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89611)||2001 XR182|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,174|| align=right|0,72|| align=right|3,709||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89612)||2001 XV183|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,156|| align=right|7,18|| align=right|3,767||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89613)||2001 XM185|| align=right|16,8|| align=right|2,447|| align=right|0,208|| align=right|2,63|| align=right|3,827||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89614)||2001 XZ185|| align=right|16,4|| align=right|2,453|| align=right|0,128|| align=right|6,02|| align=right|3,842||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89615)||2001 XW187|| align=right|16,2|| align=right|2,528|| align=right|0,189|| align=right|1,80|| align=right|4,019||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89616)||2001 XH189|| align=right|16,4|| align=right|2,435|| align=right|0,198|| align=right|2,60|| align=right|3,798||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89617)||2001 XG191|| align=right|15,7|| align=right|2,573|| align=right|0,194|| align=right|2,98|| align=right|4,126||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89618)||2001 XB192|| align=right|16,5|| align=right|2,429|| align=right|0,220|| align=right|1,80|| align=right|3,784||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89619)||2001 XE192|| align=right|16,2|| align=right|2,346|| align=right|0,233|| align=right|5,77|| align=right|3,592||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89620)||2001 XM193|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,199|| align=right|5,13|| align=right|3,538||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89621)||2001 XR194|| align=right|14,3|| align=right|3,075|| align=right|0,140|| align=right|16,77|| align=right|5,391||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89622)||2001 XH195|| align=right|16,4|| align=right|2,428|| align=right|0,220|| align=right|1,16|| align=right|3,782||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89623)||2001 XW196|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,152|| align=right|15,38|| align=right|5,514||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89624)||2001 XR197|| align=right|13,9|| align=right|3,231|| align=right|0,104|| align=right|22,48|| align=right|5,807||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89625)||2001 XF198|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,226|| align=right|3,42|| align=right|3,770||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89626)||2001 XS199|| align=right|14,4|| align=right|3,052|| align=right|0,088|| align=right|16,69|| align=right|5,331||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89627)||2001 XC201|| align=right|16,0|| align=right|2,364|| align=right|0,240|| align=right|1,63|| align=right|3,634||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89628)||2001 XV205|| align=right|15,9|| align=right|2,295|| align=right|0,177|| align=right|3,52|| align=right|3,477||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89629)||2001 XJ206|| align=right|15,5|| align=right|2,293|| align=right|0,116|| align=right|6,59|| align=right|3,472||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89630)||2001 XX206|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,254|| align=right|5,69|| align=right|3,631||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89631)||2001 XG208|| align=right|14,8|| align=right|3,024|| align=right|0,092|| align=right|12,30|| align=right|5,257||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89632)||2001 XO208|| align=right|14,9|| align=right|2,382|| align=right|0,100|| align=right|3,22|| align=right|3,676||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89633)||2001 XM210|| align=right|15,8|| align=right|2,570|| align=right|0,273|| align=right|5,41|| align=right|4,119||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89634)||2001 XO211|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,179|| align=right|5,43|| align=right|3,698||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89635)||2001 XK213|| align=right|15,0|| align=right|2,543|| align=right|0,182|| align=right|5,76|| align=right|4,055||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89636)||2001 XR213|| align=right|15,1|| align=right|2,638|| align=right|0,342|| align=right|6,64|| align=right|4,285||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89637)||2001 XA214|| align=right|15,1|| align=right|2,636|| align=right|0,074|| align=right|14,42|| align=right|4,278||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89638)||2001 XP214|| align=right|14,1|| align=right|3,140|| align=right|0,122|| align=right|16,64|| align=right|5,563||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89639)||2001 XD219|| align=right|16,1|| align=right|2,429|| align=right|0,162|| align=right|0,94|| align=right|3,785||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89640)||2001 XP221|| align=right|16,5|| align=right|2,398|| align=right|0,144|| align=right|2,25|| align=right|3,712||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89641)||2001 XD222|| align=right|16,3|| align=right|2,403|| align=right|0,121|| align=right|2,24|| align=right|3,724||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89642)||2001 XJ223|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,117|| align=right|7,38|| align=right|3,678||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89643)||2001 XA225|| align=right|16,9|| align=right|2,281|| align=right|0,183|| align=right|3,44|| align=right|3,443||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89644)||2001 XQ227|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,179|| align=right|5,84|| align=right|3,671||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89645)||2001 XX229|| align=right|14,4|| align=right|3,184|| align=right|0,087|| align=right|5,71|| align=right|5,681||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89646)||2001 XC231|| align=right|15,2|| align=right|2,556|| align=right|0,123|| align=right|3,11|| align=right|4,086||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89647)||2001 XS231|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,046|| align=right|4,02|| align=right|4,507||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89648)||2001 XT238|| align=right|15,1|| align=right|2,588|| align=right|0,091|| align=right|5,18|| align=right|4,162||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89649)||2001 XA241|| align=right|15,4|| align=right|2,370|| align=right|0,248|| align=right|4,23|| align=right|3,649||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89650)||2001 XT241|| align=right|14,5|| align=right|3,090|| align=right|0,188|| align=right|6,05|| align=right|5,432||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89651)||2001 XX245|| align=right|15,0|| align=right|3,128|| align=right|0,089|| align=right|0,65|| align=right|5,532||MBA||15. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89652)||2001 XO249|| align=right|15,4|| align=right|2,572|| align=right|0,194|| align=right|5,51|| align=right|4,123||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89653)||2001 XS249|| align=right|16,1|| align=right|2,655|| align=right|0,036|| align=right|3,48|| align=right|4,326||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89654)||2001 XL250|| align=right|15,3|| align=right|2,710|| align=right|0,056|| align=right|5,40|| align=right|4,461||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89655)||2001 XA251|| align=right|14,8|| align=right|3,171|| align=right|0,101|| align=right|4,02|| align=right|5,646||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89656)||2001 XH257|| align=right|15,6|| align=right|2,622|| align=right|0,158|| align=right|14,30|| align=right|4,246||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89657)||2001 XO259|| align=right|15,0|| align=right|2,990|| align=right|0,028|| align=right|4,89|| align=right|5,171||MBA||9. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89658)||2001 XX261|| align=right|17,0|| align=right|2,280|| align=right|0,182|| align=right|4,57|| align=right|3,442||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89659)||2001 XW263|| align=right|15,6|| align=right|2,761|| align=right|0,089|| align=right|6,65|| align=right|4,586||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89660)||2001 YC3|| align=right|15,1|| align=right|2,236|| align=right|0,206|| align=right|5,75|| align=right|3,343||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89661)||2001 YD3|| align=right|15,4|| align=right|2,213|| align=right|0,204|| align=right|3,75|| align=right|3,293||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89662)||2001 YF4|| align=right|13,7|| align=right|2,722|| align=right|0,224|| align=right|37,23|| align=right|4,490||MBA||21. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89663)||2001 YN5|| align=right|15,7|| align=right|2,633|| align=right|0,192|| align=right|12,62|| align=right|4,273||MBA||17. prosince 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(89664)||2001 YU5|| align=right|14,9|| align=right|2,716|| align=right|0,132|| align=right|11,05|| align=right|4,475||MBA||19. prosince 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(89665)||2001 YO6|| align=right|14,7|| align=right|2,742|| align=right|0,179|| align=right|9,57|| align=right|4,541||MBA||20. prosince 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(89666)||2001 YO10|| align=right|14,4|| align=right|3,213|| align=right|0,021|| align=right|16,83|| align=right|5,759||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89667)||2001 YK11|| align=right|14,9|| align=right|2,784|| align=right|0,135|| align=right|7,87|| align=right|4,644||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89668)||2001 YE13|| align=right|15,6|| align=right|2,632|| align=right|0,094|| align=right|4,84|| align=right|4,270||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89669)||2001 YK14|| align=right|16,3|| align=right|2,442|| align=right|0,168|| align=right|5,49|| align=right|3,817||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89670)||2001 YN17|| align=right|14,6|| align=right|2,692|| align=right|0,193|| align=right|13,74|| align=right|4,417||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89671)||2001 YA24|| align=right|15,8|| align=right|2,593|| align=right|0,140|| align=right|8,74|| align=right|4,174||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89672)||2001 YG26|| align=right|14,7|| align=right|2,971|| align=right|0,060|| align=right|11,22|| align=right|5,120||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89673)||2001 YW27|| align=right|15,3|| align=right|2,550|| align=right|0,187|| align=right|5,97|| align=right|4,070||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89674)||2001 YP37|| align=right|15,6|| align=right|2,587|| align=right|0,217|| align=right|1,91|| align=right|4,160||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89675)||2001 YS41|| align=right|16,2|| align=right|2,326|| align=right|0,235|| align=right|3,18|| align=right|3,548||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89676)||2001 YA46|| align=right|16,9|| align=right|2,309|| align=right|0,188|| align=right|5,33|| align=right|3,508||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89677)||2001 YC46|| align=right|15,9|| align=right|2,426|| align=right|0,214|| align=right|2,20|| align=right|3,779||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89678)||2001 YV46|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,136|| align=right|6,99|| align=right|3,710||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89679)||2001 YW47|| align=right|13,8|| align=right|3,061|| align=right|0,139|| align=right|10,98|| align=right|5,354||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89680)||2001 YY47|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,189|| align=right|3,61|| align=right|3,630||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89681)||2001 YA48|| align=right|15,1|| align=right|2,758|| align=right|0,017|| align=right|3,37|| align=right|4,579||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89682)||2001 YF48|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,203|| align=right|1,93|| align=right|3,734||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89683)||2001 YK48|| align=right|16,4|| align=right|2,347|| align=right|0,197|| align=right|2,08|| align=right|3,596||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89684)||2001 YY53|| align=right|15,1|| align=right|2,548|| align=right|0,245|| align=right|7,30|| align=right|4,068||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89685)||2001 YB57|| align=right|15,7|| align=right|2,736|| align=right|0,016|| align=right|4,04|| align=right|4,524||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89686)||2001 YM57|| align=right|16,1|| align=right|2,448|| align=right|0,078|| align=right|6,17|| align=right|3,829||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89687)||2001 YX62|| align=right|14,4|| align=right|3,114|| align=right|0,111|| align=right|11,90|| align=right|5,494||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89688)||2001 YK68|| align=right|14,5|| align=right|3,100|| align=right|0,113|| align=right|4,57|| align=right|5,459||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89689)||2001 YT68|| align=right|15,5|| align=right|2,423|| align=right|0,188|| align=right|2,63|| align=right|3,771||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89690)||2001 YA70|| align=right|15,0|| align=right|3,062|| align=right|0,152|| align=right|6,62|| align=right|5,358||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89691)||2001 YC70|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,169|| align=right|4,34|| align=right|3,612||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89692)||2001 YP70|| align=right|17,0|| align=right|2,248|| align=right|0,164|| align=right|1,53|| align=right|3,369||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89693)||2001 YF72|| align=right|16,6|| align=right|2,285|| align=right|0,132|| align=right|3,66|| align=right|3,453||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89694)||2001 YS74|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,216|| align=right|8,10|| align=right|4,149||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89695)||2001 YU74|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,209|| align=right|2,00|| align=right|3,680||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89696)||2001 YD75|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,205|| align=right|2,84|| align=right|3,471||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89697)||2001 YA78|| align=right|16,5|| align=right|2,360|| align=right|0,222|| align=right|3,12|| align=right|3,625||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89698)||2001 YB78|| align=right|14,1|| align=right|3,192|| align=right|0,104|| align=right|15,43|| align=right|5,703||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89699)||2001 YU79|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,163|| align=right|2,58|| align=right|3,396||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89700)||2001 YA84|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,232|| align=right|1,64|| align=right|3,703||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89701)||2001 YK85|| align=right|15,7|| align=right|2,763|| align=right|0,024|| align=right|6,59|| align=right|4,592||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89702)||2001 YG86|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,086|| align=right|5,78|| align=right|4,418||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89703)||2001 YF87|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,263|| align=right|5,95|| align=right|3,655||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89704)||2001 YR89|| align=right|16,8|| align=right|2,377|| align=right|0,258|| align=right|4,80|| align=right|3,664||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89705)||2001 YY93|| align=right|14,1|| align=right|2,541|| align=right|0,123|| align=right|15,94|| align=right|4,049||MBA||16. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89706)||2001 YX98|| align=right|15,6|| align=right|2,736|| align=right|0,043|| align=right|10,26|| align=right|4,525||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89707)||2001 YT99|| align=right|16,5|| align=right|2,415|| align=right|0,131|| align=right|2,93|| align=right|3,752||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89708)||2001 YB105|| align=right|15,5|| align=right|2,752|| align=right|0,069|| align=right|2,56|| align=right|4,564||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89709)||2001 YK106|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,301|| align=right|5,86|| align=right|3,728||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89710)||2001 YZ107|| align=right|15,5|| align=right|2,731|| align=right|0,111|| align=right|8,12|| align=right|4,512||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89711)||2001 YE110|| align=right|14,9|| align=right|2,697|| align=right|0,128|| align=right|11,96|| align=right|4,428||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89712)||2001 YV111|| align=right|16,5|| align=right|2,278|| align=right|0,196|| align=right|5,73|| align=right|3,438||MBA||18. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89713)||2001 YB113|| align=right|14,5|| align=right|2,579|| align=right|0,109|| align=right|22,53|| align=right|4,141||MBA||17. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89714)||2001 YA114|| align=right|14,5|| align=right|3,019|| align=right|0,042|| align=right|9,26|| align=right|5,244||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89715)||2001 YC115|| align=right|15,5|| align=right|2,772|| align=right|0,316|| align=right|3,29|| align=right|4,614||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89716)||2001 YD115|| align=right|16,0|| align=right|2,574|| align=right|0,082|| align=right|12,46|| align=right|4,129||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89717)||2001 YE116|| align=right|14,3|| align=right|3,009|| align=right|0,086|| align=right|12,69|| align=right|5,219||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89718)||2001 YK121|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,143|| align=right|6,44|| align=right|3,665||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89719)||2001 YZ121|| align=right|14,6|| align=right|2,694|| align=right|0,146|| align=right|10,72|| align=right|4,422||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89720)||2001 YQ122|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,142|| align=right|7,61|| align=right|3,584||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89721)||2001 YS123|| align=right|15,4|| align=right|2,531|| align=right|0,048|| align=right|4,26|| align=right|4,026||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89722)||2001 YY126|| align=right|13,9|| align=right|3,147|| align=right|0,158|| align=right|15,29|| align=right|5,581||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89723)||2001 YP130|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,171|| align=right|5,55|| align=right|3,540||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89724)||2001 YR130|| align=right|16,5|| align=right|2,432|| align=right|0,195|| align=right|5,19|| align=right|3,792||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89725)||2001 YB132|| align=right|14,7|| align=right|2,708|| align=right|0,084|| align=right|14,49|| align=right|4,456||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89726)||2001 YA134|| align=right|14,8|| align=right|2,575|| align=right|0,211|| align=right|5,59|| align=right|4,131||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89727)||2001 YB135|| align=right|15,7|| align=right|2,947|| align=right|0,114|| align=right|0,71|| align=right|5,059||MBA||19. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89728)||2001 YC136|| align=right|14,3|| align=right|2,644|| align=right|0,116|| align=right|13,08|| align=right|4,298||MBA||22. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89729)||2001 YQ136|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,189|| align=right|8,15|| align=right|3,437||MBA||22. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89730)||2001 YK137|| align=right|15,9|| align=right|2,280|| align=right|0,204|| align=right|6,90|| align=right|3,442||MBA||22. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89731)||2001 YE141|| align=right|16,3|| align=right|2,372|| align=right|0,139|| align=right|5,67|| align=right|3,653||MBA||17. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89732)||2001 YE146|| align=right|16,3|| align=right|2,332|| align=right|0,245|| align=right|1,65|| align=right|3,560||MBA||18. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(89733)||2001 YD149|| align=right|13,9|| align=right|3,146|| align=right|0,145|| align=right|23,07|| align=right|5,578||MBA||19. prosince 2001||Palomar||NEAT
|-
|(89734)||2002 AH|| align=right|15,3|| align=right|2,508|| align=right|0,147|| align=right|5,51|| align=right|3,972||MBA||4. ledna 2002||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(89735)||2002 AM|| align=right|14,3|| align=right|3,073|| align=right|0,115|| align=right|6,62|| align=right|5,385||MBA||4. ledna 2002||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(89736)||2002 AC1|| align=right|15,9|| align=right|2,462|| align=right|0,158|| align=right|6,64|| align=right|3,862||MBA||15. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89737)||2002 AW3|| align=right|14,2|| align=right|3,045|| align=right|0,053|| align=right|10,30|| align=right|5,312||MBA||8. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(89738)||2002 AO5|| align=right|15,0|| align=right|2,547|| align=right|0,235|| align=right|5,22|| align=right|4,063||MBA||9. ledna 2002||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(89739)||2002 AL7|| align=right|16,2|| align=right|2,581|| align=right|0,042|| align=right|14,23|| align=right|4,146||MBA||9. ledna 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(89740)||2002 AB9|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,090|| align=right|12,00|| align=right|5,374||MBA||9. ledna 2002||Nashville||R. Clingan
|-
|(89741)||2002 AV9|| align=right|14,8|| align=right|2,969|| align=right|0,073|| align=right|12,43|| align=right|5,115||MBA||11. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(89742)||2002 AW16|| align=right|14,4|| align=right|3,204|| align=right|0,187|| align=right|14,90|| align=right|5,734||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89743)||2002 AD17|| align=right|14,5|| align=right|3,005|| align=right|0,063|| align=right|9,11|| align=right|5,207||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89744)||2002 AG18|| align=right|15,2|| align=right|2,746|| align=right|0,079|| align=right|13,51|| align=right|4,551||MBA||8. ledna 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(89745)||2002 AT19|| align=right|14,5|| align=right|3,148|| align=right|0,112|| align=right|6,71|| align=right|5,584||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89746)||2002 AG20|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,213|| align=right|10,84|| align=right|3,645||MBA||5. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89747)||2002 AR20|| align=right|15,2|| align=right|2,406|| align=right|0,121|| align=right|5,51|| align=right|3,731||MBA||6. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89748)||2002 AS21|| align=right|14,6|| align=right|2,392|| align=right|0,276|| align=right|10,11|| align=right|3,699||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89749)||2002 AT23|| align=right|15,3|| align=right|2,706|| align=right|0,095|| align=right|8,48|| align=right|4,451||MBA||6. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89750)||2002 AB24|| align=right|16,0|| align=right|2,486|| align=right|0,214|| align=right|5,84|| align=right|3,920||MBA||7. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89751)||2002 AM26|| align=right|15,1|| align=right|2,689|| align=right|0,091|| align=right|15,14|| align=right|4,409||MBA||11. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89752)||2002 AX32|| align=right|16,2|| align=right|2,367|| align=right|0,190|| align=right|5,07|| align=right|3,641||MBA||12. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89753)||2002 AO34|| align=right|14,2|| align=right|3,090|| align=right|0,029|| align=right|10,12|| align=right|5,432||MBA||10. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89754)||2002 AT36|| align=right|16,5|| align=right|2,381|| align=right|0,176|| align=right|4,68|| align=right|3,674||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89755)||2002 AJ39|| align=right|16,3|| align=right|2,579|| align=right|0,150|| align=right|14,38|| align=right|4,141||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89756)||2002 AE54|| align=right|14,7|| align=right|3,117|| align=right|0,190|| align=right|3,47|| align=right|5,502||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89757)||2002 AW54|| align=right|15,4|| align=right|2,899|| align=right|0,130|| align=right|6,94|| align=right|4,936||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89758)||2002 AX54|| align=right|17,0|| align=right|2,389|| align=right|0,203|| align=right|0,51|| align=right|3,693||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89759)||2002 AF56|| align=right|15,9|| align=right|2,781|| align=right|0,029|| align=right|1,17|| align=right|4,638||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89760)||2002 AZ56|| align=right|15,7|| align=right|2,735|| align=right|0,051|| align=right|6,89|| align=right|4,522||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89761)||2002 AA59|| align=right|15,0|| align=right|2,367|| align=right|0,223|| align=right|2,96|| align=right|3,641||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89762)||2002 AM60|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,191|| align=right|1,37|| align=right|3,675||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89763)||2002 AY60|| align=right|15,5|| align=right|2,331|| align=right|0,155|| align=right|4,91|| align=right|3,559||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89764)||2002 AW61|| align=right|14,0|| align=right|2,578|| align=right|0,109|| align=right|12,53|| align=right|4,139||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89765)||2002 AA62|| align=right|15,1|| align=right|2,908|| align=right|0,121|| align=right|11,13|| align=right|4,959||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89766)||2002 AO62|| align=right|15,9|| align=right|2,294|| align=right|0,284|| align=right|5,57|| align=right|3,473||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89767)||2002 AF71|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,211|| align=right|1,92|| align=right|3,707||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89768)||2002 AU71|| align=right|16,7|| align=right|2,396|| align=right|0,230|| align=right|1,49|| align=right|3,707||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89769)||2002 AQ73|| align=right|16,9|| align=right|2,320|| align=right|0,236|| align=right|0,75|| align=right|3,534||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89770)||2002 AX81|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,123|| align=right|7,97|| align=right|3,520||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89771)||2002 AD82|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,216|| align=right|15,06|| align=right|4,159||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89772)||2002 AT82|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,118|| align=right|15,89|| align=right|4,148||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89773)||2002 AJ84|| align=right|14,0|| align=right|3,211|| align=right|0,256|| align=right|15,38|| align=right|5,752||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89774)||2002 AZ88|| align=right|14,4|| align=right|3,069|| align=right|0,128|| align=right|9,61|| align=right|5,376||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89775)||2002 AJ90|| align=right|15,6|| align=right|2,554|| align=right|0,200|| align=right|5,24|| align=right|4,082||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89776)||2002 AL90|| align=right|14,5|| align=right|2,348|| align=right|0,311|| align=right|20,38|| align=right|3,597||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89777)||2002 AR90|| align=right|13,8|| align=right|3,139|| align=right|0,075|| align=right|20,85|| align=right|5,562||MBA||12. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89778)||2002 AK94|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,164|| align=right|12,18|| align=right|4,317||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89779)||2002 AO97|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,017|| align=right|5,77|| align=right|4,627||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89780)||2002 AY100|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,183|| align=right|3,20|| align=right|3,650||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89781)||2002 AT105|| align=right|17,3|| align=right|2,308|| align=right|0,258|| align=right|0,74|| align=right|3,507||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89782)||2002 AM108|| align=right|14,4|| align=right|3,108|| align=right|0,066|| align=right|13,45|| align=right|5,480||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89783)||2002 AT109|| align=right|14,5|| align=right|3,001|| align=right|0,086|| align=right|12,58|| align=right|5,197||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89784)||2002 AZ109|| align=right|15,4|| align=right|2,577|| align=right|0,204|| align=right|12,93|| align=right|4,137||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89785)||2002 AB110|| align=right|14,6|| align=right|3,031|| align=right|0,163|| align=right|11,24|| align=right|5,276||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89786)||2002 AA112|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,206|| align=right|4,60|| align=right|4,292||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89787)||2002 AB112|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,195|| align=right|1,45|| align=right|3,699||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89788)||2002 AE115|| align=right|14,4|| align=right|3,133|| align=right|0,173|| align=right|16,53|| align=right|5,544||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89789)||2002 AJ116|| align=right|15,1|| align=right|3,128|| align=right|0,047|| align=right|4,77|| align=right|5,532||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89790)||2002 AD117|| align=right|14,1|| align=right|3,041|| align=right|0,122|| align=right|9,27|| align=right|5,302||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89791)||2002 AG118|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,251|| align=right|6,33|| align=right|3,578||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89792)||2002 AP120|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,075|| align=right|9,89|| align=right|5,354||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89793)||2002 AJ121|| align=right|14,1|| align=right|3,210|| align=right|0,109|| align=right|2,33|| align=right|5,751||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89794)||2002 AB125|| align=right|13,8|| align=right|3,133|| align=right|0,207|| align=right|16,53|| align=right|5,544||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89795)||2002 AO126|| align=right|16,0|| align=right|2,869|| align=right|0,050|| align=right|1,41|| align=right|4,858||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89796)||2002 AT130|| align=right|14,3|| align=right|3,157|| align=right|0,144|| align=right|6,15|| align=right|5,609||MBA||12. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89797)||2002 AW133|| align=right|15,9|| align=right|2,558|| align=right|0,041|| align=right|3,68|| align=right|4,092||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89798)||2002 AK137|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,112|| align=right|6,87|| align=right|3,693||MBA||9. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89799)||2002 AS144|| align=right|15,1|| align=right|2,745|| align=right|0,145|| align=right|13,81|| align=right|4,547||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89800)||2002 AW148|| align=right|13,9|| align=right|2,951|| align=right|0,099|| align=right|13,32|| align=right|5,068||MBA||11. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89801)||2002 AM151|| align=right|15,9|| align=right|2,729|| align=right|0,141|| align=right|4,06|| align=right|4,508||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89802)||2002 AC155|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,247|| align=right|3,32|| align=right|3,706||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89803)||2002 AD155|| align=right|14,0|| align=right|3,221|| align=right|0,083|| align=right|4,72|| align=right|5,779||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89804)||2002 AO157|| align=right|13,7|| align=right|3,224|| align=right|0,092|| align=right|5,50|| align=right|5,788||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89805)||2002 AM159|| align=right|14,3|| align=right|3,174|| align=right|0,185|| align=right|28,77|| align=right|5,653||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89806)||2002 AL160|| align=right|14,8|| align=right|3,245|| align=right|0,091|| align=right|13,49|| align=right|5,845||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89807)||2002 AY160|| align=right|16,1|| align=right|2,439|| align=right|0,203|| align=right|8,64|| align=right|3,808||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89808)||2002 AC162|| align=right|15,1|| align=right|3,270|| align=right|0,077|| align=right|0,86|| align=right|5,912||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89809)||2002 AM166|| align=right|14,6|| align=right|2,912|| align=right|0,063|| align=right|1,04|| align=right|4,969||MBA||13. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89810)||2002 AF170|| align=right|16,7|| align=right|2,351|| align=right|0,235|| align=right|2,72|| align=right|3,603||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89811)||2002 AH176|| align=right|14,8|| align=right|3,111|| align=right|0,110|| align=right|9,43|| align=right|5,487||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89812)||2002 AK178|| align=right|14,5|| align=right|2,948|| align=right|0,070|| align=right|2,07|| align=right|5,062||MBA||14. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89813)||2002 AR181|| align=right|14,5|| align=right|2,575|| align=right|0,088|| align=right|12,32|| align=right|4,132||MBA||5. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89814)||2002 AX181|| align=right|15,0|| align=right|2,532|| align=right|0,167|| align=right|11,13|| align=right|4,029||MBA||5. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89815)||2002 AB186|| align=right|15,0|| align=right|3,042|| align=right|0,067|| align=right|8,58|| align=right|5,304||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89816)||2002 AN187|| align=right|15,5|| align=right|2,477|| align=right|0,229|| align=right|10,92|| align=right|3,897||MBA||8. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89817)||2002 AB189|| align=right|15,6|| align=right|2,542|| align=right|0,234|| align=right|8,05|| align=right|4,052||MBA||10. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89818)||2002 AX203|| align=right|15,9|| align=right|2,569|| align=right|0,028|| align=right|10,65|| align=right|4,116||MBA||2. ledna 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(89819)||2002 BN1|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,227|| align=right|12,20|| align=right|4,164||MBA||19. ledna 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(89820)||2002 BX2|| align=right|14,8|| align=right|2,551|| align=right|0,146|| align=right|14,44|| align=right|4,074||MBA||18. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89821)||2002 BM3|| align=right|14,6|| align=right|3,041|| align=right|0,076|| align=right|10,13|| align=right|5,302||MBA||20. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89822)||2002 BW3|| align=right|16,3|| align=right|2,426|| align=right|0,184|| align=right|8,79|| align=right|3,778||MBA||18. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89823)||2002 BE9|| align=right|14,4|| align=right|2,991|| align=right|0,020|| align=right|3,20|| align=right|5,171||MBA||18. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89824)||2002 BP11|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,182|| align=right|3,38|| align=right|3,350||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89825)||2002 BA15|| align=right|13,8|| align=right|3,105|| align=right|0,280|| align=right|18,01|| align=right|5,469||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89826)||2002 BH15|| align=right|15,1|| align=right|2,912|| align=right|0,012|| align=right|1,08|| align=right|4,969||MBA||19. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89827)||2002 BE22|| align=right|15,8|| align=right|2,392|| align=right|0,256|| align=right|7,84|| align=right|3,698||MBA||21. ledna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89828)||2002 BY28|| align=right|13,4|| align=right|3,121|| align=right|0,122|| align=right|28,12|| align=right|5,512||MBA||19. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89829)||2002 BQ29|| align=right|11,9|| align=right|5,201|| align=right|0,053|| align=right|14,36|| align=right|11,86||JUT||20. ledna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89830)||2002 CE|| align=right|14,7|| align=right|2,078|| align=right|0,508|| align=right|43,74|| align=right|2,996||AMR PHA||1. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89831)||2002 CW4|| align=right|13,9|| align=right|3,136|| align=right|0,173|| align=right|23,94|| align=right|5,552||MBA||5. února 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(89832)||2002 CQ5|| align=right|17,0|| align=right|2,375|| align=right|0,229|| align=right|1,73|| align=right|3,659||MBA||4. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89833)||2002 CE8|| align=right|14,9|| align=right|3,106|| align=right|0,056|| align=right|13,05|| align=right|5,473||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89834)||2002 CB10|| align=right|15,1|| align=right|2,301|| align=right|0,247|| align=right|24,63|| align=right|3,490||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89835)||2002 CM12|| align=right|15,0|| align=right|2,580|| align=right|0,249|| align=right|3,58|| align=right|4,143||MBA||7. února 2002||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(89836)||2002 CM15|| align=right|13,3|| align=right|5,236|| align=right|0,018|| align=right|2,38|| align=right|11,98||JUT||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89837)||2002 CZ23|| align=right|16,1|| align=right|2,542|| align=right|0,170|| align=right|8,72|| align=right|4,053||MBA||6. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89838)||2002 CJ31|| align=right|14,6|| align=right|3,115|| align=right|0,093|| align=right|15,70|| align=right|5,497||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89839)||2002 CE32|| align=right|14,7|| align=right|3,044|| align=right|0,062|| align=right|9,44|| align=right|5,309||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89840)||2002 CV37|| align=right|15,2|| align=right|2,894|| align=right|0,065|| align=right|3,11|| align=right|4,924||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89841)||2002 CM41|| align=right|12,7|| align=right|5,224|| align=right|0,047|| align=right|14,38|| align=right|11,94||JUT||7. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89842)||2002 CZ48|| align=right|14,9|| align=right|3,091|| align=right|0,097|| align=right|4,12|| align=right|5,434||MBA||3. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89843)||2002 CT58|| align=right|15,4|| align=right|3,012|| align=right|0,057|| align=right|10,26|| align=right|5,226||MBA||13. února 2002||Farpoint||G. Hug
|-
|(89844)||2002 CP64|| align=right|12,8|| align=right|5,175|| align=right|0,091|| align=right|19,03|| align=right|11,78||JUT||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89845)||2002 CQ64|| align=right|15,3|| align=right|3,097|| align=right|0,076|| align=right|18,03|| align=right|5,450||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89846)||2002 CK69|| align=right|16,7|| align=right|2,383|| align=right|0,201|| align=right|1,93|| align=right|3,678||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89847)||2002 CN72|| align=right|15,4|| align=right|2,865|| align=right|0,082|| align=right|13,36|| align=right|4,848||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89848)||2002 CK73|| align=right|15,7|| align=right|2,882|| align=right|0,085|| align=right|1,51|| align=right|4,893||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89849)||2002 CF76|| align=right|15,4|| align=right|2,784|| align=right|0,045|| align=right|1,80|| align=right|4,645||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89850)||2002 CD77|| align=right|14,8|| align=right|3,135|| align=right|0,061|| align=right|14,14|| align=right|5,551||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89851)||2002 CE80|| align=right|15,5|| align=right|2,790|| align=right|0,113|| align=right|8,05|| align=right|4,659||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89852)||2002 CY82|| align=right|13,1|| align=right|5,194|| align=right|0,055|| align=right|4,16|| align=right|11,84||JUT||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89853)||2002 CJ84|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,045|| align=right|10,00|| align=right|4,508||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89854)||2002 CC89|| align=right|15,3|| align=right|2,900|| align=right|0,092|| align=right|6,93|| align=right|4,937||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89855)||2002 CZ92|| align=right|14,8|| align=right|2,998|| align=right|0,080|| align=right|11,50|| align=right|5,189||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89856)||2002 CE93|| align=right|15,4|| align=right|2,953|| align=right|0,119|| align=right|1,21|| align=right|5,073||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89857)||2002 CL95|| align=right|14,9|| align=right|3,215|| align=right|0,044|| align=right|4,66|| align=right|5,763||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89858)||2002 CK96|| align=right|12,3|| align=right|5,203|| align=right|0,044|| align=right|10,57|| align=right|11,87||JUT||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89859)||2002 CS117|| align=right|14,1|| align=right|3,064|| align=right|0,112|| align=right|11,62|| align=right|5,362||MBA||12. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(89860)||2002 CL120|| align=right|15,6|| align=right|2,434|| align=right|0,211|| align=right|4,65|| align=right|3,796||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89861)||2002 CF124|| align=right|15,9|| align=right|2,550|| align=right|0,270|| align=right|6,06|| align=right|4,072||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89862)||2002 CM125|| align=right|14,7|| align=right|3,184|| align=right|0,072|| align=right|1,68|| align=right|5,680||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89863)||2002 CV126|| align=right|15,3|| align=right|3,100|| align=right|0,018|| align=right|10,50|| align=right|5,459||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89864)||2002 CH128|| align=right|14,5|| align=right|3,045|| align=right|0,049|| align=right|2,91|| align=right|5,313||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89865)||2002 CP129|| align=right|15,5|| align=right|2,844|| align=right|0,074|| align=right|1,01|| align=right|4,795||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89866)||2002 CW130|| align=right|15,2|| align=right|3,005|| align=right|0,026|| align=right|8,16|| align=right|5,208||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89867)||2002 CP139|| align=right|15,8|| align=right|2,538|| align=right|0,237|| align=right|5,36|| align=right|4,042||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89868)||2002 CO141|| align=right|13,9|| align=right|3,206|| align=right|0,075|| align=right|6,93|| align=right|5,740||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89869)||2002 CB142|| align=right|13,2|| align=right|3,161|| align=right|0,146|| align=right|14,54|| align=right|5,620||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89870)||2002 CS142|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,207|| align=right|5,19|| align=right|3,536||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89871)||2002 CU143|| align=right|12,9|| align=right|5,179|| align=right|0,037|| align=right|10,75|| align=right|11,79||JUT||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89872)||2002 CZ144|| align=right|12,0|| align=right|5,246|| align=right|0,044|| align=right|3,59|| align=right|12,02||JUT||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89873)||2002 CT158|| align=right|15,4|| align=right|2,702|| align=right|0,177|| align=right|13,52|| align=right|4,440||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89874)||2002 CL160|| align=right|15,8|| align=right|2,443|| align=right|0,155|| align=right|7,06|| align=right|3,817||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89875)||2002 CP173|| align=right|14,7|| align=right|3,055|| align=right|0,109|| align=right|10,11|| align=right|5,340||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89876)||2002 CF182|| align=right|15,0|| align=right|2,986|| align=right|0,098|| align=right|2,87|| align=right|5,160||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89877)||2002 CD199|| align=right|15,9|| align=right|2,871|| align=right|0,087|| align=right|3,08|| align=right|4,864||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89878)||2002 CL207|| align=right|13,5|| align=right|5,130|| align=right|0,049|| align=right|1,75|| align=right|11,62||JUT||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89879)||2002 CH211|| align=right|15,8|| align=right|2,905|| align=right|0,094|| align=right|3,04|| align=right|4,950||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89880)||2002 CZ216|| align=right|15,6|| align=right|2,898|| align=right|0,059|| align=right|3,22|| align=right|4,932||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89881)||2002 CG219|| align=right|15,2|| align=right|2,866|| align=right|0,140|| align=right|10,56|| align=right|4,852||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89882)||2002 CS221|| align=right|14,5|| align=right|2,628|| align=right|0,180|| align=right|13,09|| align=right|4,260||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89883)||2002 CS223|| align=right|16,0|| align=right|2,955|| align=right|0,047|| align=right|2,91|| align=right|5,079||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89884)||2002 CS226|| align=right|15,4|| align=right|3,146|| align=right|0,227|| align=right|11,48|| align=right|5,579||MBA||5. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89885)||2002 CP228|| align=right|14,6|| align=right|3,401|| align=right|0,112|| align=right|8,66|| align=right|6,271||MBA||6. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89886)||2002 CT230|| align=right|13,0|| align=right|5,236|| align=right|0,064|| align=right|10,45|| align=right|11,98||JUT||14. února 2002||Cerro Tololo||Deep Lens Survey
|-
|(89887)||2002 CD238|| align=right|14,4|| align=right|2,787|| align=right|0,242|| align=right|6,54|| align=right|4,652||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89888)||2002 CW239|| align=right|14,5|| align=right|2,611|| align=right|0,183|| align=right|13,20|| align=right|4,218||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89889)||2002 CD245|| align=right|14,6|| align=right|3,140|| align=right|0,040|| align=right|15,64|| align=right|5,562||MBA||13. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89890)||2002 CX248|| align=right|15,2|| align=right|2,879|| align=right|0,065|| align=right|12,96|| align=right|4,885||MBA||15. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89891)||2002 CQ256|| align=right|15,3|| align=right|3,053|| align=right|0,079|| align=right|10,00|| align=right|5,333||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89892)||2002 CE257|| align=right|14,8|| align=right|3,163|| align=right|0,137|| align=right|1,31|| align=right|5,624||MBA||5. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89893)||2002 CX265|| align=right|17,2|| align=right|2,412|| align=right|0,162|| align=right|2,41|| align=right|3,746||MBA||7. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89894)||2002 CO272|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,300|| align=right|13,58|| align=right|4,183||MBA||8. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89895)||2002 CY274|| align=right|14,6|| align=right|3,094|| align=right|0,093|| align=right|16,38|| align=right|5,441||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89896)||2002 CG275|| align=right|14,2|| align=right|2,634|| align=right|0,097|| align=right|15,09|| align=right|4,274||MBA||9. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89897)||2002 CC279|| align=right|15,4|| align=right|2,795|| align=right|0,121|| align=right|6,62|| align=right|4,671||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89898)||2002 CY279|| align=right|13,8|| align=right|5,185|| align=right|0,032|| align=right|0,47|| align=right|11,81||JUT||7. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89899)||2002 CT291|| align=right|14,9|| align=right|3,148|| align=right|0,155|| align=right|3,37|| align=right|5,584||MBA||11. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89900)||2002 CJ293|| align=right|14,4|| align=right|3,182|| align=right|0,220|| align=right|11,02|| align=right|5,675||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89901)||2002 CD299|| align=right|14,8|| align=right|3,178|| align=right|0,205|| align=right|15,34|| align=right|5,664||MBA||12. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89902)||2002 CA306|| align=right|14,5|| align=right|3,239|| align=right|0,079|| align=right|6,44|| align=right|5,828||MBA||4. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89903) Post||2002 DL3|| align=right|14,5|| align=right|3,967|| align=right|0,129|| align=right|5,63|| align=right|7,900||HLD||20. února 2002||Desert Moon||B. L. Stevens
|-
|(89904)||2002 DO5|| align=right|14,5|| align=right|3,054|| align=right|0,070|| align=right|8,26|| align=right|5,335||MBA||16. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89905)||2002 DN7|| align=right|15,3|| align=right|2,642|| align=right|0,193|| align=right|13,87|| align=right|4,294||MBA||19. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89906)||2002 DQ7|| align=right|14,1|| align=right|3,129|| align=right|0,088|| align=right|15,63|| align=right|5,535||MBA||19. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89907)||2002 DT7|| align=right|14,5|| align=right|2,559|| align=right|0,154|| align=right|14,87|| align=right|4,092||MBA||19. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89908)||2002 DK17|| align=right|14,5|| align=right|3,226|| align=right|0,281|| align=right|2,35|| align=right|5,794||MBA||20. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89909)||2002 ET2|| align=right|15,9|| align=right|3,133|| align=right|0,084|| align=right|1,58|| align=right|5,544||MBA||8. března 2002||Kleť||Klet
|-
|(89910)||2002 ED5|| align=right|15,5|| align=right|2,759|| align=right|0,229|| align=right|2,07|| align=right|4,582||MBA||10. března 2002||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(89911)||2002 ER8|| align=right|14,4|| align=right|3,064|| align=right|0,137|| align=right|10,57|| align=right|5,362||MBA||9. března 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(89912)||2002 EY13|| align=right|14,5|| align=right|3,252|| align=right|0,056|| align=right|4,93|| align=right|5,864||MBA||5. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89913)||2002 EC24|| align=right|13,6|| align=right|5,249|| align=right|0,084|| align=right|1,63|| align=right|12,03||JUT||5. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89914)||2002 EQ25|| align=right|15,8|| align=right|3,043|| align=right|0,210|| align=right|0,90|| align=right|5,308||MBA||10. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89915)||2002 ED32|| align=right|15,7|| align=right|2,715|| align=right|0,149|| align=right|3,28|| align=right|4,474||MBA||9. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89916)||2002 EN32|| align=right|16,5|| align=right|2,349|| align=right|0,141|| align=right|7,51|| align=right|3,600||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89917)||2002 ET32|| align=right|14,9|| align=right|3,115|| align=right|0,070|| align=right|13,00|| align=right|5,498||MBA||11. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89918)||2002 ER33|| align=right|12,7|| align=right|5,112|| align=right|0,032|| align=right|7,64|| align=right|11,56||JUT||11. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89919)||2002 EF35|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,098|| align=right|10,66|| align=right|5,155||MBA||11. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89920)||2002 EN41|| align=right|15,2|| align=right|2,797|| align=right|0,110|| align=right|2,78|| align=right|4,676||MBA||12. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89921)||2002 EH45|| align=right|15,3|| align=right|2,598|| align=right|0,262|| align=right|4,48|| align=right|4,186||MBA||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89922)||2002 EV45|| align=right|13,5|| align=right|5,136|| align=right|0,048|| align=right|3,18|| align=right|11,64||JUT||11. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89923)||2002 EN47|| align=right|15,0|| align=right|2,831|| align=right|0,077|| align=right|1,30|| align=right|4,763||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89924)||2002 ED51|| align=right|13,1|| align=right|5,278|| align=right|0,030|| align=right|1,23|| align=right|12,13||JUT||12. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89925)||2002 EY52|| align=right|14,4|| align=right|3,179|| align=right|0,161|| align=right|12,73|| align=right|5,668||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89926)||2002 EH53|| align=right|14,5|| align=right|2,738|| align=right|0,277|| align=right|10,38|| align=right|4,529||MBA||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89927)||2002 EP61|| align=right|13,8|| align=right|5,281|| align=right|0,035|| align=right|2,18|| align=right|12,14||JUT||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89928)||2002 EB70|| align=right|13,6|| align=right|3,943|| align=right|0,127|| align=right|3,60|| align=right|7,828||HLD||13. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89929)||2002 EO75|| align=right|14,0|| align=right|2,978|| align=right|0,125|| align=right|9,70|| align=right|5,139||MBA||14. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89930)||2002 EN80|| align=right|15,1|| align=right|3,044|| align=right|0,115|| align=right|11,04|| align=right|5,309||MBA||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89931)||2002 EF84|| align=right|14,6|| align=right|3,201|| align=right|0,156|| align=right|13,74|| align=right|5,727||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89932)||2002 EV85|| align=right|14,6|| align=right|2,684|| align=right|0,198|| align=right|12,24|| align=right|4,396||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89933)||2002 EA89|| align=right|14,5|| align=right|3,172|| align=right|0,075|| align=right|11,97|| align=right|5,649||MBA||9. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89934)||2002 EH95|| align=right|12,4|| align=right|5,183|| align=right|0,078|| align=right|7,86|| align=right|11,80||JUT||14. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89935)||2002 EL138|| align=right|13,1|| align=right|5,217|| align=right|0,066|| align=right|3,18|| align=right|11,92||JUT||12. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89936)||2002 EK152|| align=right|14,1|| align=right|2,982|| align=right|0,056|| align=right|9,55|| align=right|5,149||MBA||15. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89937)||2002 FP1|| align=right|13,7|| align=right|3,209|| align=right|0,063|| align=right|23,14|| align=right|5,746||MBA||19. března 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(89938)||2002 FR4|| align=right|12,5|| align=right|5,207|| align=right|0,076|| align=right|31,99|| align=right|11,88||JUT||19. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89939)||2002 FV7|| align=right|14,2|| align=right|3,246|| align=right|0,077|| align=right|19,51|| align=right|5,847||MBA||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89940)||2002 FG8|| align=right|12,0|| align=right|5,221|| align=right|0,083|| align=right|25,29|| align=right|11,93||JUT||16. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89941)||2002 FZ20|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,039|| align=right|21,88|| align=right|5,506||MBA||19. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89942)||2002 FA23|| align=right|14,4|| align=right|3,185|| align=right|0,252|| align=right|17,54|| align=right|5,683||MBA||17. března 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89943)||2002 FG29|| align=right|16,5|| align=right|2,128|| align=right|0,110|| align=right|5,90|| align=right|3,103||MBA||20. března 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89944)||2002 FD32|| align=right|15,3|| align=right|2,779|| align=right|0,027|| align=right|5,78|| align=right|4,631||MBA||20. března 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89945)||2002 GZ33|| align=right|14,4|| align=right|3,107|| align=right|0,076|| align=right|11,31|| align=right|5,477||MBA||1. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89946)||2002 GP39|| align=right|14,9|| align=right|2,675|| align=right|0,273|| align=right|13,55|| align=right|4,375||MBA||4. dubna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(89947)||2002 GQ48|| align=right|13,8|| align=right|3,372|| align=right|0,059|| align=right|9,77|| align=right|6,190||MBA||4. dubna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89948)||2002 GJ57|| align=right|13,2|| align=right|3,141|| align=right|0,085|| align=right|9,67|| align=right|5,566||MBA||8. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89949)||2002 GS118|| align=right|14,9|| align=right|2,733|| align=right|0,125|| align=right|5,55|| align=right|4,517||MBA||12. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89950)||2002 GJ133|| align=right|14,4|| align=right|3,024|| align=right|0,130|| align=right|10,58|| align=right|5,259||MBA||12. dubna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89951)||2002 GU154|| align=right|13,9|| align=right|2,979|| align=right|0,094|| align=right|10,74|| align=right|5,140||MBA||13. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89952)||2002 JB20|| align=right|14,0|| align=right|3,127|| align=right|0,123|| align=right|22,84|| align=right|5,529||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89953)||2002 JZ91|| align=right|16,2|| align=right|2,581|| align=right|0,063|| align=right|2,31|| align=right|4,145||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89954)||2002 JY98|| align=right|16,0|| align=right|2,596|| align=right|0,097|| align=right|15,40|| align=right|4,182||MBA||13. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89955)||2002 JA119|| align=right|14,6|| align=right|2,728|| align=right|0,214|| align=right|14,35|| align=right|4,504||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89956) Leibacher||2002 LJ5|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,194|| align=right|19,35|| align=right|5,627||MBA||6. června 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(89957)||2002 LQ41|| align=right|13,9|| align=right|2,588|| align=right|0,302|| align=right|14,88|| align=right|4,164||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89958)||2002 LY45|| align=right|16,9|| align=right|1,642|| align=right|0,887|| align=right|10,00|| align=right|2,104||APL PHA||14. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89959)||2002 NT7|| align=right|16,5|| align=right|1,736|| align=right|0,530|| align=right|42,32|| align=right|2,286||APL PHA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89960)||2002 ND35|| align=right|14,3|| align=right|3,182|| align=right|0,042|| align=right|9,49|| align=right|5,676||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89961)||2002 PC72|| align=right|14,5|| align=right|3,114|| align=right|0,112|| align=right|13,24|| align=right|5,494||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89962)||2002 PL128|| align=right|15,8|| align=right|2,686|| align=right|0,092|| align=right|7,50|| align=right|4,401||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89963)||2002 QH6|| align=right|16,0|| align=right|1,935|| align=right|0,106|| align=right|20,99|| align=right|2,691||MBA||18. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89964)||2002 QZ24|| align=right|15,3|| align=right|1,916|| align=right|0,020|| align=right|19,80|| align=right|2,653||MBA||28. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89965)||2002 RX7|| align=right|14,7|| align=right|2,862|| align=right|0,027|| align=right|3,10|| align=right|4,842||MBA||3. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89966)||2002 RX24|| align=right|15,5|| align=right|2,598|| align=right|0,234|| align=right|6,18|| align=right|4,186||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89967)||2002 RD65|| align=right|14,0|| align=right|3,161|| align=right|0,225|| align=right|13,27|| align=right|5,620||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89968)||2002 RY81|| align=right|16,8|| align=right|2,241|| align=right|0,166|| align=right|1,62|| align=right|3,353||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89969)||2002 RW87|| align=right|17,3|| align=right|2,360|| align=right|0,220|| align=right|1,93|| align=right|3,624||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89970)||2002 RQ90|| align=right|17,0|| align=right|2,585|| align=right|0,246|| align=right|4,09|| align=right|4,156||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89971)||2002 RX105|| align=right|14,9|| align=right|2,609|| align=right|0,212|| align=right|2,90|| align=right|4,212||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89972)||2002 RB108|| align=right|15,7|| align=right|2,541|| align=right|0,242|| align=right|8,20|| align=right|4,050||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89973)||2002 RR117|| align=right|16,4|| align=right|2,213|| align=right|0,144|| align=right|5,43|| align=right|3,292||MBA||8. září 2002||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(89974)||2002 RA150|| align=right|16,1|| align=right|2,549|| align=right|0,075|| align=right|8,48|| align=right|4,068||MBA||11. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89975)||2002 RH191|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,227|| align=right|23,50|| align=right|3,488||MBA||12. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(89976)||2002 SQ21|| align=right|14,8|| align=right|3,043|| align=right|0,087|| align=right|2,86|| align=right|5,308||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89977)||2002 TX3|| align=right|16,8|| align=right|2,377|| align=right|0,210|| align=right|1,81|| align=right|3,665||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89978)||2002 TA27|| align=right|15,4|| align=right|2,907|| align=right|0,072|| align=right|0,94|| align=right|4,956||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89979)||2002 TP27|| align=right|15,1|| align=right|2,327|| align=right|0,245|| align=right|24,54|| align=right|3,550||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89980)||2002 TV27|| align=right|15,1|| align=right|3,094|| align=right|0,148|| align=right|0,89|| align=right|5,440||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89981)||2002 TL30|| align=right|15,2|| align=right|2,648|| align=right|0,148|| align=right|11,69|| align=right|4,309||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89982)||2002 TU35|| align=right|16,7|| align=right|2,432|| align=right|0,177|| align=right|2,30|| align=right|3,793||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89983)||2002 TE36|| align=right|15,0|| align=right|2,981|| align=right|0,110|| align=right|3,55|| align=right|5,145||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89984)||2002 TR38|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,065|| align=right|6,84|| align=right|3,520||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89985)||2002 TT41|| align=right|15,2|| align=right|2,843|| align=right|0,080|| align=right|2,99|| align=right|4,794||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89986)||2002 TV45|| align=right|15,6|| align=right|2,228|| align=right|0,046|| align=right|7,28|| align=right|3,325||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89987)||2002 TX48|| align=right|15,5|| align=right|2,627|| align=right|0,122|| align=right|9,03|| align=right|4,257||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89988)||2002 TJ49|| align=right|15,8|| align=right|2,915|| align=right|0,072|| align=right|1,03|| align=right|4,976||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89989)||2002 TV49|| align=right|16,1|| align=right|2,608|| align=right|0,214|| align=right|2,95|| align=right|4,211||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89990)||2002 TP54|| align=right|16,4|| align=right|2,517|| align=right|0,115|| align=right|3,05|| align=right|3,994||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89991)||2002 TC56|| align=right|16,5|| align=right|2,437|| align=right|0,051|| align=right|6,59|| align=right|3,803||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(89992)||2002 TS66|| align=right|15,7|| align=right|1,940|| align=right|0,042|| align=right|22,15|| align=right|2,701||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89993)||2002 TV66|| align=right|16,0|| align=right|1,939|| align=right|0,061|| align=right|20,32|| align=right|2,700||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89994)||2002 TK68|| align=right|15,5|| align=right|2,311|| align=right|0,238|| align=right|24,31|| align=right|3,512||MBA||8. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89995)||2002 TL72|| align=right|15,1|| align=right|3,030|| align=right|0,067|| align=right|9,32|| align=right|5,274||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(89996)||2002 TK79|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,089|| align=right|7,44|| align=right|3,681||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89997)||2002 TO79|| align=right|16,1|| align=right|2,280|| align=right|0,259|| align=right|6,81|| align=right|3,442||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89998)||2002 TN83|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,220|| align=right|6,53|| align=right|4,332||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(89999)||2002 TU89|| align=right|14,6|| align=right|3,196|| align=right|0,129|| align=right|4,15|| align=right|5,713||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(90000)||2002 TK102|| align=right|15,1|| align=right|2,537|| align=right|0,089|| align=right|12,68|| align=right|4,040||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek